|-
|(88001)||2000 UQ37|| align=right|15,2|| align=right|2,923|| align=right|0,093|| align=right|1,89|| align=right|4,998||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88002)||2000 UJ39|| align=right|15,5|| align=right|2,939|| align=right|0,119|| align=right|2,02|| align=right|5,037||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88003)||2000 UV39|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,152|| align=right|1,68|| align=right|5,650||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88004)||2000 UQ42|| align=right|15,5|| align=right|2,637|| align=right|0,201|| align=right|4,48|| align=right|4,282||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88005)||2000 UR44|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,032|| align=right|13,72|| align=right|5,355||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88006)||2000 UF47|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,167|| align=right|2,39|| align=right|4,172||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88007)||2000 UK47|| align=right|15,7|| align=right|3,059|| align=right|0,217|| align=right|1,11|| align=right|5,349||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88008)||2000 UE48|| align=right|15,4|| align=right|2,919|| align=right|0,097|| align=right|2,66|| align=right|4,987||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88009)||2000 UE54|| align=right|14,2|| align=right|3,086|| align=right|0,116|| align=right|11,59|| align=right|5,421||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88010)||2000 UJ56|| align=right|14,6|| align=right|2,653|| align=right|0,115|| align=right|14,40|| align=right|4,320||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88011)||2000 UT56|| align=right|15,7|| align=right|2,772|| align=right|0,055|| align=right|2,41|| align=right|4,614||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88012)||2000 UY56|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|12,19|| align=right|4,189||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88013)||2000 UZ58|| align=right|15,9|| align=right|2,789|| align=right|0,068|| align=right|3,24|| align=right|4,656||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88014)||2000 UY59|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,153|| align=right|5,19|| align=right|4,100||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88015)||2000 UC61|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,114|| align=right|11,38|| align=right|5,157||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88016)||2000 UG61|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,194|| align=right|12,67|| align=right|4,555||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88017)||2000 UD63|| align=right|14,8|| align=right|2,798|| align=right|0,122|| align=right|8,00|| align=right|4,678||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88018)||2000 UJ66|| align=right|15,6|| align=right|2,789|| align=right|0,104|| align=right|2,47|| align=right|4,657||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88019)||2000 UT66|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,126|| align=right|8,45|| align=right|4,436||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88020)||2000 UC67|| align=right|16,1|| align=right|2,769|| align=right|0,091|| align=right|4,30|| align=right|4,606||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88021)||2000 UZ69|| align=right|14,7|| align=right|2,802|| align=right|0,161|| align=right|7,97|| align=right|4,689||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88022)||2000 UG71|| align=right|15,5|| align=right|2,651|| align=right|0,193|| align=right|5,76|| align=right|4,317||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88023)||2000 UR72|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,059|| align=right|10,36|| align=right|5,384||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88024)||2000 UU75|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,261|| align=right|10,69|| align=right|4,579||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88025)||2000 UT79|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,318|| align=right|10,19|| align=right|4,550||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88026)||2000 UB80|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,230|| align=right|11,99|| align=right|4,604||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88027)||2000 UD81|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,135|| align=right|6,53|| align=right|4,601||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88028)||2000 UD83|| align=right|14,4|| align=right|3,411|| align=right|0,093|| align=right|9,54|| align=right|6,298||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88029)||2000 UN83|| align=right|15,7|| align=right|2,772|| align=right|0,066|| align=right|1,28|| align=right|4,613||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88030)||2000 UN86|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,150|| align=right|2,67|| align=right|4,253||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88031)||2000 UP87|| align=right|13,4|| align=right|3,199|| align=right|0,087|| align=right|11,88|| align=right|5,721||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88032)||2000 UR87|| align=right|14,4|| align=right|3,233|| align=right|0,077|| align=right|18,58|| align=right|5,813||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88033)||2000 UL91|| align=right|15,9|| align=right|2,783|| align=right|0,166|| align=right|3,97|| align=right|4,643||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88034)||2000 UR93|| align=right|15,2|| align=right|2,856|| align=right|0,092|| align=right|5,36|| align=right|4,826||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88035)||2000 UA95|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,031|| align=right|9,15|| align=right|5,553||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88036)||2000 UT95|| align=right|14,8|| align=right|2,858|| align=right|0,083|| align=right|5,42|| align=right|4,831||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88037)||2000 UL96|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,115|| align=right|4,65|| align=right|4,630||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88038)||2000 UB97|| align=right|15,3|| align=right|2,794|| align=right|0,088|| align=right|3,64|| align=right|4,671||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88039)||2000 UQ100|| align=right|13,8|| align=right|2,973|| align=right|0,065|| align=right|9,94|| align=right|5,126||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88040)||2000 UU100|| align=right|14,7|| align=right|3,064|| align=right|0,027|| align=right|11,49|| align=right|5,362||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88041)||2000 UM102|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,152|| align=right|4,62|| align=right|5,704||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88042)||2000 UT103|| align=right|15,1|| align=right|2,726|| align=right|0,256|| align=right|4,70|| align=right|4,499||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88043)||2000 UE110|| align=right|14,4|| align=right|2,891|| align=right|0,295|| align=right|52,09|| align=right|4,915||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88044)||2000 UP111|| align=right|15,7|| align=right|2,646|| align=right|0,245|| align=right|12,64|| align=right|4,304||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88045)||2000 VC5|| align=right|15,4|| align=right|2,833|| align=right|0,074|| align=right|2,64|| align=right|4,768||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88046)||2000 VM5|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,158|| align=right|0,91|| align=right|5,478||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88047)||2000 VR7|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,105|| align=right|7,44|| align=right|4,685||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88048)||2000 VO13|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,118|| align=right|7,12|| align=right|5,362||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88049)||2000 VB15|| align=right|15,4|| align=right|2,788|| align=right|0,149|| align=right|8,13|| align=right|4,654||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88050)||2000 VL15|| align=right|15,4|| align=right|2,801|| align=right|0,179|| align=right|4,34|| align=right|4,688||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88051)||2000 VM16|| align=right|15,7|| align=right|2,836|| align=right|0,074|| align=right|2,41|| align=right|4,776||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88052)||2000 VP16|| align=right|16,0|| align=right|2,772|| align=right|0,169|| align=right|4,96|| align=right|4,614||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88053)||2000 VE18|| align=right|15,5|| align=right|2,802|| align=right|0,108|| align=right|4,57|| align=right|4,690||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88054)||2000 VK27|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,209|| align=right|4,42|| align=right|4,538||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88055)||2000 VA28|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,105|| align=right|6,75|| align=right|4,518||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88056)||2000 VV33|| align=right|15,3|| align=right|3,061|| align=right|0,155|| align=right|1,95|| align=right|5,355||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88057)||2000 VQ35|| align=right|14,4|| align=right|2,943|| align=right|0,127|| align=right|11,81|| align=right|5,047||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88058)||2000 VG40|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,100|| align=right|6,75|| align=right|4,516||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88059)||2000 VT40|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,095|| align=right|2,25|| align=right|4,620||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88060)||2000 VO44|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,113|| align=right|14,29|| align=right|4,411||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88061)||2000 VG45|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,175|| align=right|5,54|| align=right|5,399||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88062)||2000 VX45|| align=right|16,2|| align=right|2,726|| align=right|0,174|| align=right|3,92|| align=right|4,501||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88063)||2000 VP46|| align=right|13,8|| align=right|3,003|| align=right|0,055|| align=right|10,28|| align=right|5,204||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88064)||2000 VR46|| align=right|13,3|| align=right|3,151|| align=right|0,357|| align=right|21,87|| align=right|5,591||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88065)||2000 VH47|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,098|| align=right|9,20|| align=right|5,111||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88066)||2000 VX47|| align=right|15,8|| align=right|2,887|| align=right|0,071|| align=right|2,08|| align=right|4,905||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88067)||2000 VM49|| align=right|15,4|| align=right|2,746|| align=right|0,328|| align=right|8,00|| align=right|4,549||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88068)||2000 VX49|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,132|| align=right|4,64|| align=right|5,682||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88069)||2000 VY50|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,137|| align=right|20,72|| align=right|5,327||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88070)||2000 VN53|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,182|| align=right|8,08|| align=right|4,658||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88071)||2000 VO59|| align=right|14,4|| align=right|3,384|| align=right|0,179|| align=right|22,51|| align=right|6,225||MBA||4. listopadu 2000||Saji||Saji
|-
|(88072)||2000 WB|| align=right|15,3|| align=right|3,079|| align=right|0,136|| align=right|2,58|| align=right|5,402||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88073)||2000 WB4|| align=right|14,0|| align=right|2,691|| align=right|0,043|| align=right|21,29|| align=right|4,414||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88074)||2000 WG5|| align=right|14,2|| align=right|2,961|| align=right|0,054|| align=right|9,67|| align=right|5,094||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88075)||2000 WL8|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,308|| align=right|5,88|| align=right|4,167||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88076)||2000 WP13|| align=right|14,5|| align=right|2,877|| align=right|0,104|| align=right|7,44|| align=right|4,878||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88077)||2000 WG14|| align=right|15,4|| align=right|2,802|| align=right|0,112|| align=right|3,22|| align=right|4,691||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88078)||2000 WX14|| align=right|14,6|| align=right|3,067|| align=right|0,116|| align=right|12,48|| align=right|5,371||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88079)||2000 WP15|| align=right|14,9|| align=right|3,153|| align=right|0,140|| align=right|0,12|| align=right|5,598||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88080)||2000 WG17|| align=right|13,9|| align=right|3,103|| align=right|0,031|| align=right|16,52|| align=right|5,464||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88081)||2000 WJ23|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,167|| align=right|7,13|| align=right|4,364||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88082)||2000 WJ25|| align=right|14,4|| align=right|3,169|| align=right|0,107|| align=right|28,63|| align=right|5,640||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88083)||2000 WF28|| align=right|13,7|| align=right|2,548|| align=right|0,306|| align=right|27,70|| align=right|4,067||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88084)||2000 WT32|| align=right|15,4|| align=right|2,545|| align=right|0,233|| align=right|5,57|| align=right|4,058||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88085)||2000 WY34|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,082|| align=right|9,95|| align=right|5,632||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88086)||2000 WC35|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,249|| align=right|7,42|| align=right|5,424||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88087)||2000 WW41|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,074|| align=right|11,67|| align=right|5,428||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88088)||2000 WS47|| align=right|15,0|| align=right|2,708|| align=right|0,264|| align=right|4,38|| align=right|4,455||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88089)||2000 WD48|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,156|| align=right|10,68|| align=right|5,431||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88090)||2000 WE48|| align=right|13,5|| align=right|3,233|| align=right|0,083|| align=right|13,68|| align=right|5,812||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88091)||2000 WG48|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,213|| align=right|5,25|| align=right|4,264||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88092)||2000 WL50|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,276|| align=right|9,57|| align=right|4,389||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88093)||2000 WJ54|| align=right|16,0|| align=right|2,622|| align=right|0,168|| align=right|6,70|| align=right|4,246||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88094)||2000 WT55|| align=right|12,8|| align=right|3,212|| align=right|0,132|| align=right|15,69|| align=right|5,757||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88095)||2000 WZ60|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,239|| align=right|8,56|| align=right|4,526||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88096)||2000 WQ62|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,195|| align=right|13,93|| align=right|4,340||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88097)||2000 WU62|| align=right|14,4|| align=right|2,597|| align=right|0,219|| align=right|13,32|| align=right|4,185||MBA||28. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(88098)||2000 WA69|| align=right|14,9|| align=right|2,798|| align=right|0,161|| align=right|7,30|| align=right|4,680||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88099)||2000 WJ72|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,218|| align=right|6,96|| align=right|4,699||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88100)||2000 WB73|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,193|| align=right|9,19|| align=right|5,630||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88101)||2000 WV77|| align=right|14,3|| align=right|3,057|| align=right|0,087|| align=right|8,56|| align=right|5,343||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88102)||2000 WA79|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,051|| align=right|8,40|| align=right|5,455||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88103)||2000 WJ81|| align=right|15,3|| align=right|2,979|| align=right|0,101|| align=right|3,37|| align=right|5,140||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88104)||2000 WT81|| align=right|14,0|| align=right|3,001|| align=right|0,085|| align=right|8,62|| align=right|5,198||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88105)||2000 WZ88|| align=right|15,0|| align=right|2,771|| align=right|0,094|| align=right|3,14|| align=right|4,611||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88106)||2000 WD89|| align=right|15,2|| align=right|3,018|| align=right|0,072|| align=right|11,35|| align=right|5,243||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88107)||2000 WJ91|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,083|| align=right|8,57|| align=right|5,175||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88108)||2000 WO96|| align=right|15,5|| align=right|2,588|| align=right|0,328|| align=right|3,38|| align=right|4,164||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88109)||2000 WF97|| align=right|14,1|| align=right|3,088|| align=right|0,167|| align=right|6,53|| align=right|5,425||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88110)||2000 WK98|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,136|| align=right|7,86|| align=right|4,566||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88111)||2000 WJ101|| align=right|13,3|| align=right|3,150|| align=right|0,154|| align=right|22,50|| align=right|5,590||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88112)||2000 WF103|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,057|| align=right|9,92|| align=right|5,208||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88113)||2000 WT107|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,044|| align=right|6,06|| align=right|5,289||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88114)||2000 WW107|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,018|| align=right|8,28|| align=right|5,136||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88115)||2000 WD116|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,308|| align=right|2,28|| align=right|4,387||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88116)||2000 WN132|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,156|| align=right|12,26|| align=right|4,643||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88117)||2000 WV132|| align=right|13,4|| align=right|2,614|| align=right|0,154|| align=right|25,90|| align=right|4,225||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88118)||2000 WQ134|| align=right|13,7|| align=right|3,136|| align=right|0,222|| align=right|9,82|| align=right|5,552||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88119)||2000 WX134|| align=right|14,4|| align=right|2,983|| align=right|0,026|| align=right|6,73|| align=right|5,151||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88120)||2000 WF139|| align=right|15,1|| align=right|3,014|| align=right|0,110|| align=right|2,82|| align=right|5,231||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88121)||2000 WD140|| align=right|15,1|| align=right|2,890|| align=right|0,022|| align=right|1,32|| align=right|4,913||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88122)||2000 WL140|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,047|| align=right|4,84|| align=right|5,216||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88123)||2000 WV141|| align=right|14,7|| align=right|3,086|| align=right|0,327|| align=right|16,04|| align=right|5,420||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88124)||2000 WV142|| align=right|14,4|| align=right|3,135|| align=right|0,277|| align=right|22,64|| align=right|5,549||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88125)||2000 WU145|| align=right|14,2|| align=right|2,932|| align=right|0,178|| align=right|17,12|| align=right|5,020||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88126)||2000 WW145|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,044|| align=right|17,23|| align=right|5,583||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88127)||2000 WY146|| align=right|14,8|| align=right|2,562|| align=right|0,138|| align=right|13,01|| align=right|4,100||MBA||28. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88128)||2000 WH152|| align=right|14,8|| align=right|2,642|| align=right|0,286|| align=right|12,77|| align=right|4,295||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88129)||2000 WN152|| align=right|13,7|| align=right|3,431|| align=right|0,058|| align=right|19,13|| align=right|6,354||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88130)||2000 WM153|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,210|| align=right|4,91|| align=right|5,276||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88131)||2000 WV153|| align=right|13,7|| align=right|2,862|| align=right|0,139|| align=right|13,73|| align=right|4,841||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88132)||2000 WF155|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,010|| align=right|8,52|| align=right|5,122||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88133)||2000 WO158|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,109|| align=right|3,88|| align=right|4,614||MBA||30. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88134)||2000 WZ160|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,212|| align=right|13,19|| align=right|4,450||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88135)||2000 WD165|| align=right|14,4|| align=right|3,079|| align=right|0,094|| align=right|12,25|| align=right|5,402||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88136)||2000 WL170|| align=right|15,3|| align=right|2,815|| align=right|0,140|| align=right|7,71|| align=right|4,722||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88137)||2000 WY171|| align=right|13,7|| align=right|2,662|| align=right|0,099|| align=right|14,05|| align=right|4,343||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88138)||2000 WD172|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,216|| align=right|17,06|| align=right|4,298||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88139)||2000 WP172|| align=right|14,3|| align=right|2,845|| align=right|0,212|| align=right|17,52|| align=right|4,798||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88140)||2000 WV173|| align=right|13,5|| align=right|3,126|| align=right|0,108|| align=right|14,22|| align=right|5,525||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88141)||2000 WE174|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,020|| align=right|21,12|| align=right|5,346||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88142)||2000 WH175|| align=right|13,1|| align=right|3,176|| align=right|0,195|| align=right|22,12|| align=right|5,659||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88143)||2000 WN177|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,110|| align=right|17,13|| align=right|5,379||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88144)||2000 WS181|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,187|| align=right|14,50|| align=right|4,441||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88145)||2000 WT182|| align=right|16,0|| align=right|2,719|| align=right|0,195|| align=right|13,43|| align=right|4,483||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88146)||2000 WE183|| align=right|15,8|| align=right|2,933|| align=right|0,067|| align=right|1,35|| align=right|5,022||MBA||30. listopadu 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(88147)||2000 WR183|| align=right|14,9|| align=right|2,882|| align=right|0,052|| align=right|3,13|| align=right|4,892||MBA||28. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88148)||2000 WB191|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,198|| align=right|14,22|| align=right|5,735||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88149)||2000 XJ3|| align=right|14,2|| align=right|3,095|| align=right|0,013|| align=right|16,61|| align=right|5,444||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88150)||2000 XZ3|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,223|| align=right|12,01|| align=right|4,513||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88151)||2000 XO4|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,039|| align=right|10,14|| align=right|5,100||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88152)||2000 XP5|| align=right|13,9|| align=right|3,139|| align=right|0,035|| align=right|9,99|| align=right|5,561||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88153)||2000 XD6|| align=right|13,8|| align=right|2,970|| align=right|0,040|| align=right|8,82|| align=right|5,118||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88154)||2000 XJ6|| align=right|14,5|| align=right|2,968|| align=right|0,122|| align=right|10,62|| align=right|5,111||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88155)||2000 XN8|| align=right|13,7|| align=right|3,153|| align=right|0,107|| align=right|26,36|| align=right|5,597||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88156)||2000 XJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,260|| align=right|9,47|| align=right|4,685||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88157)||2000 XJ12|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,090|| align=right|10,10|| align=right|5,439||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88158)||2000 XH14|| align=right|13,3|| align=right|3,186|| align=right|0,154|| align=right|21,31|| align=right|5,687||MBA||4. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88159)||2000 XA17|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,151|| align=right|6,32|| align=right|4,573||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88160)||2000 XV17|| align=right|14,3|| align=right|2,703|| align=right|0,240|| align=right|12,40|| align=right|4,442||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88161)||2000 XK18|| align=right|12,6|| align=right|2,801|| align=right|0,256|| align=right|14,05|| align=right|4,686||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88162)||2000 XY19|| align=right|15,5|| align=right|2,726|| align=right|0,231|| align=right|8,55|| align=right|4,501||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88163)||2000 XS22|| align=right|14,7|| align=right|3,207|| align=right|0,072|| align=right|14,01|| align=right|5,743||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88164)||2000 XC24|| align=right|14,5|| align=right|2,761|| align=right|0,186|| align=right|10,02|| align=right|4,587||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88165)||2000 XJ24|| align=right|14,0|| align=right|2,730|| align=right|0,237|| align=right|12,72|| align=right|4,511||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88166)||2000 XN24|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,198|| align=right|9,30|| align=right|4,521||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88167)||2000 XD25|| align=right|15,0|| align=right|3,213|| align=right|0,117|| align=right|16,61|| align=right|5,758||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88168)||2000 XM25|| align=right|13,9|| align=right|2,992|| align=right|0,036|| align=right|9,10|| align=right|5,174||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88169)||2000 XS25|| align=right|13,5|| align=right|3,072|| align=right|0,199|| align=right|9,93|| align=right|5,384||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88170)||2000 XW25|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,133|| align=right|13,26|| align=right|5,329||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88171)||2000 XV26|| align=right|14,2|| align=right|3,149|| align=right|0,084|| align=right|16,80|| align=right|5,587||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88172)||2000 XD28|| align=right|14,1|| align=right|2,716|| align=right|0,293|| align=right|8,99|| align=right|4,476||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88173)||2000 XH29|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,198|| align=right|12,73|| align=right|4,564||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88174)||2000 XQ29|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,218|| align=right|9,73|| align=right|4,550||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88175)||2000 XL31|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|9,12|| align=right|5,650||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88176)||2000 XP31|| align=right|14,6|| align=right|2,994|| align=right|0,123|| align=right|10,35|| align=right|5,179||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88177)||2000 XW31|| align=right|14,2|| align=right|2,860|| align=right|0,170|| align=right|11,27|| align=right|4,837||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88178)||2000 XQ32|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,164|| align=right|13,92|| align=right|5,203||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88179)||2000 XU33|| align=right|14,3|| align=right|2,985|| align=right|0,175|| align=right|10,56|| align=right|5,155||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88180)||2000 XY35|| align=right|15,0|| align=right|2,751|| align=right|0,167|| align=right|14,62|| align=right|4,561||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88181)||2000 XT36|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,173|| align=right|14,06|| align=right|4,257||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88182)||2000 XH37|| align=right|14,6|| align=right|2,724|| align=right|0,140|| align=right|13,17|| align=right|4,496||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88183)||2000 XX40|| align=right|13,9|| align=right|2,840|| align=right|0,210|| align=right|13,82|| align=right|4,785||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88184)||2000 XA42|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,252|| align=right|11,37|| align=right|4,344||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88185)||2000 XD42|| align=right|13,8|| align=right|2,782|| align=right|0,061|| align=right|17,46|| align=right|4,640||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88186)||2000 XF42|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,196|| align=right|14,07|| align=right|4,262||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88187)||2000 XZ42|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,294|| align=right|13,03|| align=right|4,297||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88188)||2000 XH44|| align=right|16,0|| align=right|2,008|| align=right|0,393|| align=right|11,39|| align=right|2,844||AMR||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88189)||2000 XJ53|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,037|| align=right|16,67|| align=right|5,570||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88190)||2000 YH18|| align=right|14,4|| align=right|2,575|| align=right|0,290|| align=right|6,07|| align=right|4,132||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88191)||2000 YK21|| align=right|16,6|| align=right|2,013|| align=right|0,213|| align=right|9,22|| align=right|2,856||MBA||30. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88192)||2000 YT35|| align=right|13,8|| align=right|2,967|| align=right|0,122|| align=right|12,57|| align=right|5,111||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88193)||2000 YJ42|| align=right|15,0|| align=right|2,889|| align=right|0,189|| align=right|2,99|| align=right|4,909||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88194)||2000 YE45|| align=right|14,2|| align=right|3,180|| align=right|0,137|| align=right|11,52|| align=right|5,671||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88195)||2000 YV45|| align=right|14,6|| align=right|3,124|| align=right|0,081|| align=right|10,38|| align=right|5,521||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88196)||2000 YO65|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,136|| align=right|2,75|| align=right|5,257||MBA||16. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88197)||2000 YY68|| align=right|16,1|| align=right|1,960|| align=right|0,058|| align=right|23,79|| align=right|2,744||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88198)||2000 YU70|| align=right|15,7|| align=right|2,853|| align=right|0,274|| align=right|5,48|| align=right|4,817||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88199)||2000 YQ73|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,118|| align=right|8,87|| align=right|5,101||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88200)||2000 YR78|| align=right|15,2|| align=right|2,992|| align=right|0,179|| align=right|1,36|| align=right|5,175||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88201)||2000 YJ92|| align=right|13,4|| align=right|3,243|| align=right|0,013|| align=right|22,66|| align=right|5,839||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88202)||2000 YS98|| align=right|14,3|| align=right|3,212|| align=right|0,147|| align=right|5,97|| align=right|5,754||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88203)||2000 YJ107|| align=right|15,1|| align=right|2,594|| align=right|0,265|| align=right|2,48|| align=right|4,177||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88204)||2000 YM113|| align=right|14,1|| align=right|3,127|| align=right|0,128|| align=right|6,68|| align=right|5,528||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88205)||2000 YL115|| align=right|14,1|| align=right|3,504|| align=right|0,069|| align=right|14,95|| align=right|6,558||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88206)||2000 YE118|| align=right|16,4|| align=right|1,915|| align=right|0,063|| align=right|23,85|| align=right|2,649||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88207)||2000 YV119|| align=right|15,2|| align=right|3,135|| align=right|0,016|| align=right|8,45|| align=right|5,550||MBA||18. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88208)||2000 YG120|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,189|| align=right|13,76|| align=right|4,125||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88209)||2000 YQ121|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,145|| align=right|15,49|| align=right|4,284||MBA||22. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88210)||2000 YQ128|| align=right|14,7|| align=right|3,082|| align=right|0,234|| align=right|13,44|| align=right|5,409||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88211)||2000 YH130|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,101|| align=right|10,07|| align=right|5,474||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88212)||2000 YN135|| align=right|14,7|| align=right|3,078|| align=right|0,192|| align=right|14,57|| align=right|5,400||MBA||18. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88213)||2001 AF2|| align=right|19,1|| align=right|,954|| align=right|0,596|| align=right|17,82|| align=right|,932||ATN||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88214)||2001 AB21|| align=right|13,5|| align=right|3,096|| align=right|0,195|| align=right|20,26|| align=right|5,447||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88215)||2001 AR22|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,159|| align=right|11,76|| align=right|4,582||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88216)||2001 AD27|| align=right|15,8|| align=right|2,796|| align=right|0,163|| align=right|11,74|| align=right|4,675||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88217)||2001 AY28|| align=right|13,5|| align=right|3,128|| align=right|0,260|| align=right|16,20|| align=right|5,530||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88218)||2001 AM30|| align=right|14,0|| align=right|2,961|| align=right|0,058|| align=right|8,94|| align=right|5,095||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88219)||2001 AM31|| align=right|14,6|| align=right|2,884|| align=right|0,042|| align=right|6,69|| align=right|4,896||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88220)||2001 AQ39|| align=right|15,0|| align=right|2,804|| align=right|0,233|| align=right|10,13|| align=right|4,695||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88221)||2001 AP42|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,123|| align=right|6,68|| align=right|3,762||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88222)||2001 AY51|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,235|| align=right|8,34|| align=right|4,699||MBA||15. ledna 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(88223)||2001 BQ13|| align=right|14,7|| align=right|3,064|| align=right|0,198|| align=right|11,60|| align=right|5,363||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88224)||2001 BM24|| align=right|14,2|| align=right|3,100|| align=right|0,107|| align=right|10,34|| align=right|5,458||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88225)||2001 BN27|| align=right|11,6|| align=right|5,206|| align=right|0,067|| align=right|35,11|| align=right|11,88||JUT||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88226)||2001 BY41|| align=right|15,5|| align=right|1,921|| align=right|0,076|| align=right|19,70|| align=right|2,663||MBA||24. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88227)||2001 BU42|| align=right|12,8|| align=right|5,154|| align=right|0,064|| align=right|9,86|| align=right|11,70||JUT||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88228)||2001 BW42|| align=right|13,6|| align=right|3,220|| align=right|0,095|| align=right|11,97|| align=right|5,778||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88229)||2001 BZ54|| align=right|12,3|| align=right|5,279|| align=right|0,013|| align=right|8,78|| align=right|12,13||JUT||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88230)||2001 BT65|| align=right|12,3|| align=right|3,985|| align=right|0,152|| align=right|7,35|| align=right|7,954||HLD||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88231)||2001 BF71|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,168|| align=right|2,19|| align=right|5,607||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88232)||2001 BN72|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,088|| align=right|13,63|| align=right|5,618||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88233)||2001 BJ73|| align=right|13,8|| align=right|3,160|| align=right|0,176|| align=right|26,01|| align=right|5,617||MBA||28. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88234)||2001 CB6|| align=right|15,2|| align=right|3,012|| align=right|0,369|| align=right|1,53|| align=right|5,226||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88235)||2001 CW6|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,309|| align=right|21,83|| align=right|5,523||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88236)||2001 CC12|| align=right|13,0|| align=right|3,196|| align=right|0,111|| align=right|21,16|| align=right|5,712||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88237)||2001 CX15|| align=right|12,9|| align=right|3,998|| align=right|0,226|| align=right|12,14|| align=right|7,993||HLD||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88238)||2001 CN19|| align=right|13,8|| align=right|3,198|| align=right|0,164|| align=right|14,71|| align=right|5,718||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88239)||2001 CU19|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,084|| align=right|11,54|| align=right|5,347||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88240)||2001 CG21|| align=right|13,4|| align=right|5,278|| align=right|0,037|| align=right|11,46|| align=right|12,13||JUT||2. února 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(88241)||2001 CD23|| align=right|12,7|| align=right|5,195|| align=right|0,031|| align=right|5,20|| align=right|11,84||JUT||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88242)||2001 CK35|| align=right|15,6|| align=right|1,945|| align=right|0,039|| align=right|24,38|| align=right|2,712||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88243)||2001 CQ35|| align=right|15,9|| align=right|1,921|| align=right|0,070|| align=right|23,18|| align=right|2,662||MBA||5. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88244)||2001 CG38|| align=right|16,0|| align=right|2,617|| align=right|0,123|| align=right|3,49|| align=right|4,232||MBA||15. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(88245)||2001 CH49|| align=right|12,9|| align=right|5,258|| align=right|0,116|| align=right|8,81|| align=right|12,06||JUT||2. února 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(88246)||2001 DZ25|| align=right|13,6|| align=right|3,996|| align=right|0,087|| align=right|17,07|| align=right|7,987||HLD||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88247)||2001 DF27|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,171|| align=right|2,57|| align=right|5,521||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88248)||2001 DR101|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,142|| align=right|18,02|| align=right|5,626||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88249)||2001 EV16|| align=right|16,3|| align=right|1,912|| align=right|0,087|| align=right|23,50|| align=right|2,644||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88250)||2001 EJ17|| align=right|16,1|| align=right|1,813|| align=right|0,033|| align=right|24,37|| align=right|2,441||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88251)||2001 FX7|| align=right|15,4|| align=right|1,925|| align=right|0,095|| align=right|21,57|| align=right|2,671||MBA||20. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88252)||2001 FM40|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,154|| align=right|18,17|| align=right|5,596||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88253)||2001 FV69|| align=right|12,7|| align=right|3,973|| align=right|0,126|| align=right|9,37|| align=right|7,919||HLD||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88254)||2001 FM129|| align=right|17,3|| align=right|1,182|| align=right|0,630|| align=right|1,53|| align=right|1,285||APL PHA||31. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88255)||2001 FL142|| align=right|15,3|| align=right|3,198|| align=right|0,131|| align=right|4,15|| align=right|5,717||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88256)||2001 FY168|| align=right|15,9|| align=right|1,954|| align=right|0,083|| align=right|22,14|| align=right|2,731||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88257)||2001 GU2|| align=right|16,1|| align=right|1,935|| align=right|0,106|| align=right|23,60|| align=right|2,691||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88258)||2001 GZ2|| align=right|15,6|| align=right|1,988|| align=right|0,068|| align=right|24,01|| align=right|2,802||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88259)||2001 HJ7|| align=right|15,1|| align=right|1,936|| align=right|0,065|| align=right|20,19|| align=right|2,692||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88260)||2001 HE23|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,133|| align=right|13,81|| align=right|4,180||MBA||22. dubna 2001||Schiaparelli||Schiaparelli
|-
|(88261)||2001 HR29|| align=right|16,6|| align=right|2,272|| align=right|0,116|| align=right|2,02|| align=right|3,425||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88262)||2001 HM35|| align=right|15,1|| align=right|3,104|| align=right|0,142|| align=right|2,18|| align=right|5,467||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88263)||2001 KQ1|| align=right|15,3|| align=right|2,097|| align=right|0,432|| align=right|38,86|| align=right|3,036||AMR||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88264)||2001 KN20|| align=right|17,3|| align=right|2,148|| align=right|0,454|| align=right|12,09|| align=right|3,147||AMR||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88265)||2001 KU46|| align=right|15,3|| align=right|2,290|| align=right|0,157|| align=right|24,05|| align=right|3,465||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88266)||2001 KF48|| align=right|16,0|| align=right|2,114|| align=right|0,092|| align=right|1,83|| align=right|3,073||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88267)||2001 KE76|| align=right|6,7|| align=right|43,23|| align=right|0,027|| align=right|0,50|| align=right|285||CBW||22. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(88268)||2001 KK76|| align=right|6,3|| align=right|42,71|| align=right|0,019|| align=right|1,89|| align=right|280||CBW||24. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(88269)||2001 KF77|| align=right|9,5|| align=right|26,15|| align=right|0,242|| align=right|4,36|| align=right|134||CNT||22. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(88270)||2001 KB78|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,045|| align=right|6,16|| align=right|4,022||MBA||24. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(88271)||2001 LO8|| align=right|14,2|| align=right|2,580|| align=right|0,093|| align=right|12,57|| align=right|4,143||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88272)||2001 LU16|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,081|| align=right|7,19|| align=right|3,340||MBA||14. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88273)||2001 LB17|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,170|| align=right|6,51|| align=right|3,365||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88274)||2001 LE17|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,224|| align=right|8,32|| align=right|3,603||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88275)||2001 MA6|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,145|| align=right|7,38|| align=right|3,416||MBA||18. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88276)||2001 MN6|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,204|| align=right|5,79|| align=right|3,364||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88277)||2001 MF9|| align=right|16,0|| align=right|2,313|| align=right|0,153|| align=right|6,50|| align=right|3,517||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88278)||2001 MM9|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,135|| align=right|6,38|| align=right|3,471||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88279)||2001 MX12|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,157|| align=right|5,18|| align=right|3,566||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88280)||2001 MG14|| align=right|16,0|| align=right|2,224|| align=right|0,196|| align=right|3,73|| align=right|3,316||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88281)||2001 MV18|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|8,70|| align=right|3,438||MBA||29. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88282)||2001 MR19|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,207|| align=right|2,92|| align=right|3,834||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88283)||2001 MF20|| align=right|17,0|| align=right|2,276|| align=right|0,193|| align=right|4,54|| align=right|3,433||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88284)||2001 MU23|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,229|| align=right|1,23|| align=right|3,541||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88285)||2001 MX23|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,231|| align=right|1,04|| align=right|3,473||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88286)||2001 MM24|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,184|| align=right|3,40|| align=right|3,388||MBA||30. června 2001||Haute Provence||Haute Provence
|-
|(88287)||2001 MB25|| align=right|16,9|| align=right|2,215|| align=right|0,199|| align=right|5,50|| align=right|3,295||MBA||16. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88288)||2001 MM25|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,229|| align=right|1,20|| align=right|3,623||MBA||17. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88289)||2001 MD28|| align=right|15,9|| align=right|2,227|| align=right|0,178|| align=right|3,58|| align=right|3,322||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88290)||2001 MH28|| align=right|16,6|| align=right|2,152|| align=right|0,149|| align=right|2,75|| align=right|3,155||MBA||24. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88291)||2001 MG29|| align=right|16,7|| align=right|2,198|| align=right|0,171|| align=right|4,61|| align=right|3,258||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88292) Bora-Bora||2001 NL6|| align=right|17,0|| align=right|2,230|| align=right|0,252|| align=right|2,87|| align=right|3,329||MBA||12. července 2001||Punaauia||J. C. Pelle
|-
|(88293)||2001 NZ9|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,211|| align=right|6,59|| align=right|3,330||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88294)||2001 NA10|| align=right|17,0|| align=right|2,279|| align=right|0,080|| align=right|3,56|| align=right|3,441||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88295)||2001 ND12|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,146|| align=right|6,40|| align=right|3,433||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88296)||2001 NC14|| align=right|15,4|| align=right|2,231|| align=right|0,187|| align=right|8,38|| align=right|3,331||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88297) Huikilolani||2001 NP14|| align=right|16,9|| align=right|2,167|| align=right|0,162|| align=right|4,25|| align=right|3,190||MBA||11. července 2001||Needville||J. Dellinger; W. G. Dillon
|-
|(88298)||2001 NN20|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,110|| align=right|16,87|| align=right|4,162||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88299)||2001 NS21|| align=right|15,5|| align=right|2,433|| align=right|0,228|| align=right|2,40|| align=right|3,794||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88300)||2001 NW21|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,145|| align=right|10,42|| align=right|4,448||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88301)||2001 OQ2|| align=right|16,4|| align=right|2,301|| align=right|0,165|| align=right|9,44|| align=right|3,490||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88302)||2001 OO3|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,107|| align=right|4,16|| align=right|3,581||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88303)||2001 OL6|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,144|| align=right|6,58|| align=right|3,477||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88304)||2001 OC7|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,190|| align=right|1,68|| align=right|3,672||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88305)||2001 OF8|| align=right|15,0|| align=right|2,361|| align=right|0,111|| align=right|4,25|| align=right|3,627||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88306)||2001 OG8|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,158|| align=right|4,20|| align=right|3,454||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88307)||2001 OS11|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,138|| align=right|7,22|| align=right|3,499||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88308)||2001 OL13|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,226|| align=right|3,18|| align=right|3,647||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88309)||2001 OP17|| align=right|17,1|| align=right|2,554|| align=right|0,074|| align=right|1,27|| align=right|4,081||MBA||17. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88310)||2001 OP18|| align=right|15,7|| align=right|2,290|| align=right|0,104|| align=right|4,98|| align=right|3,466||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88311)||2001 OA19|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,136|| align=right|6,94|| align=right|3,401||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88312)||2001 OC21|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,249|| align=right|1,83|| align=right|3,365||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88313)||2001 OZ21|| align=right|15,9|| align=right|2,196|| align=right|0,177|| align=right|4,53|| align=right|3,254||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88314)||2001 OL30|| align=right|16,5|| align=right|2,263|| align=right|0,196|| align=right|8,01|| align=right|3,405||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88315)||2001 OA35|| align=right|16,4|| align=right|2,300|| align=right|0,119|| align=right|7,61|| align=right|3,487||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88316)||2001 OF37|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,140|| align=right|6,77|| align=right|3,422||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88317)||2001 OJ38|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,136|| align=right|7,09|| align=right|3,685||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88318)||2001 OM38|| align=right|15,6|| align=right|2,668|| align=right|0,129|| align=right|11,40|| align=right|4,357||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88319)||2001 OX41|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,147|| align=right|6,96|| align=right|3,368||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88320)||2001 ON42|| align=right|16,4|| align=right|2,180|| align=right|0,153|| align=right|2,56|| align=right|3,217||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88321)||2001 OS43|| align=right|16,7|| align=right|2,162|| align=right|0,202|| align=right|5,34|| align=right|3,178||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88322)||2001 OZ43|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,155|| align=right|2,98|| align=right|3,707||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88323)||2001 OJ45|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,224|| align=right|5,62|| align=right|3,549||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88324)||2001 OP46|| align=right|16,7|| align=right|2,284|| align=right|0,176|| align=right|5,33|| align=right|3,452||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88325)||2001 OS47|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,171|| align=right|5,94|| align=right|3,334||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88326)||2001 OA52|| align=right|15,4|| align=right|2,422|| align=right|0,127|| align=right|7,39|| align=right|3,768||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88327)||2001 OH54|| align=right|14,5|| align=right|2,853|| align=right|0,155|| align=right|13,89|| align=right|4,819||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88328)||2001 OL56|| align=right|15,5|| align=right|2,451|| align=right|0,147|| align=right|5,34|| align=right|3,836||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88329)||2001 OO57|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,224|| align=right|5,15|| align=right|4,079||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88330)||2001 OQ57|| align=right|16,4|| align=right|2,228|| align=right|0,165|| align=right|3,63|| align=right|3,324||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88331)||2001 OO58|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,092|| align=right|3,49|| align=right|3,716||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88332)||2001 OO60|| align=right|16,7|| align=right|2,177|| align=right|0,145|| align=right|4,11|| align=right|3,211||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88333)||2001 OV60|| align=right|15,9|| align=right|2,475|| align=right|0,189|| align=right|3,92|| align=right|3,892||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88334)||2001 OJ64|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,168|| align=right|5,90|| align=right|3,668||MBA||24. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88335)||2001 OG66|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,145|| align=right|14,38|| align=right|5,654||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88336)||2001 OX67|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,238|| align=right|1,42|| align=right|3,682||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88337)||2001 OA68|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,136|| align=right|2,15|| align=right|3,546||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88338)||2001 OR68|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,138|| align=right|5,23|| align=right|3,514||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88339)||2001 OB70|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,255|| align=right|3,31|| align=right|3,537||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88340)||2001 OE70|| align=right|16,1|| align=right|2,186|| align=right|0,168|| align=right|6,50|| align=right|3,231||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88341)||2001 OG70|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,188|| align=right|2,18|| align=right|3,786||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88342)||2001 ON70|| align=right|16,3|| align=right|2,469|| align=right|0,196|| align=right|7,13|| align=right|3,878||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88343)||2001 OW70|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,176|| align=right|3,97|| align=right|3,366||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88344)||2001 OR72|| align=right|16,6|| align=right|2,385|| align=right|0,204|| align=right|0,87|| align=right|3,682||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88345)||2001 OV72|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,248|| align=right|7,56|| align=right|3,854||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88346)||2001 OA73|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,141|| align=right|7,58|| align=right|3,554||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88347)||2001 OR73|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,195|| align=right|4,13|| align=right|3,505||MBA||21. července 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88348)||2001 OT75|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,084|| align=right|10,43|| align=right|3,442||MBA||24. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88349)||2001 OU76|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,185|| align=right|12,33|| align=right|4,248||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88350)||2001 OJ79|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,071|| align=right|8,66|| align=right|4,390||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88351)||2001 OD83|| align=right|16,8|| align=right|2,308|| align=right|0,147|| align=right|7,81|| align=right|3,505||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88352)||2001 OJ86|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,138|| align=right|6,64|| align=right|3,683||MBA||22. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88353)||2001 OC89|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,231|| align=right|3,11|| align=right|3,633||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88354)||2001 OF96|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,158|| align=right|5,47|| align=right|3,482||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88355)||2001 OG99|| align=right|17,1|| align=right|2,268|| align=right|0,130|| align=right|2,31|| align=right|3,415||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88356)||2001 ON99|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,140|| align=right|5,07|| align=right|3,720||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88357)||2001 OX99|| align=right|17,3|| align=right|2,279|| align=right|0,215|| align=right|2,24|| align=right|3,441||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88358)||2001 OR100|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,250|| align=right|3,66|| align=right|3,535||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88359)||2001 OX100|| align=right|14,3|| align=right|2,702|| align=right|0,171|| align=right|17,47|| align=right|4,440||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88360)||2001 OM103|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,175|| align=right|27,24|| align=right|3,762||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88361)||2001 OJ104|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,219|| align=right|15,29|| align=right|4,478||MBA||30. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88362)||2001 ON105|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,109|| align=right|4,28|| align=right|3,450||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88363)||2001 OF107|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,216|| align=right|5,27|| align=right|3,619||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88364)||2001 PK|| align=right|16,2|| align=right|2,237|| align=right|0,227|| align=right|3,92|| align=right|3,345||MBA||5. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88365)||2001 PN2|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,145|| align=right|5,25|| align=right|3,712||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88366)||2001 PG6|| align=right|16,4|| align=right|2,192|| align=right|0,116|| align=right|4,05|| align=right|3,244||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88367)||2001 PY8|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,123|| align=right|5,80|| align=right|3,693||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88368)||2001 PO9|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,209|| align=right|3,93|| align=right|3,584||MBA||11. srpna 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(88369)||2001 PU11|| align=right|15,6|| align=right|2,477|| align=right|0,079|| align=right|9,84|| align=right|3,899||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88370)||2001 PQ14|| align=right|16,0|| align=right|2,200|| align=right|0,206|| align=right|6,39|| align=right|3,262||MBA||15. srpna 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(88371)||2001 PF15|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,188|| align=right|1,81|| align=right|3,700||MBA||14. srpna 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(88372)||2001 PT17|| align=right|17,0|| align=right|2,222|| align=right|0,170|| align=right|7,78|| align=right|3,312||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88373)||2001 PB22|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,069|| align=right|6,06|| align=right|3,559||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88374)||2001 PN22|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,156|| align=right|1,88|| align=right|4,420||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88375)||2001 PB25|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,126|| align=right|4,75|| align=right|3,389||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88376)||2001 PY26|| align=right|16,3|| align=right|2,471|| align=right|0,099|| align=right|1,80|| align=right|3,884||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88377)||2001 PK29|| align=right|15,9|| align=right|2,706|| align=right|0,163|| align=right|4,56|| align=right|4,452||MBA||15. srpna 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(88378)||2001 PH30|| align=right|16,8|| align=right|2,259|| align=right|0,181|| align=right|7,59|| align=right|3,394||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88379)||2001 PF34|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,216|| align=right|9,17|| align=right|4,214||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88380)||2001 PQ40|| align=right|14,5|| align=right|2,770|| align=right|0,147|| align=right|8,03|| align=right|4,611||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88381)||2001 PU43|| align=right|16,8|| align=right|2,287|| align=right|0,128|| align=right|6,11|| align=right|3,457||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88382)||2001 PL49|| align=right|14,1|| align=right|2,563|| align=right|0,060|| align=right|14,36|| align=right|4,102||MBA||13. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88383)||2001 PO58|| align=right|14,4|| align=right|2,519|| align=right|0,079|| align=right|8,36|| align=right|3,996||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88384)||2001 PE61|| align=right|16,8|| align=right|2,346|| align=right|0,129|| align=right|6,82|| align=right|3,592||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88385)||2001 PV62|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,095|| align=right|21,65|| align=right|4,153||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88386)||2001 PG63|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,218|| align=right|3,27|| align=right|3,622||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88387)||2001 QT|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,088|| align=right|2,64|| align=right|3,652||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88388)||2001 QT2|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,179|| align=right|4,68|| align=right|4,050||MBA||16. srpna 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(88389)||2001 QC6|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,127|| align=right|9,81|| align=right|4,073||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88390)||2001 QP9|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,259|| align=right|3,31|| align=right|3,388||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88391)||2001 QU10|| align=right|15,2|| align=right|2,414|| align=right|0,116|| align=right|6,19|| align=right|3,750||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88392)||2001 QY10|| align=right|15,5|| align=right|2,394|| align=right|0,196|| align=right|2,97|| align=right|3,705||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88393)||2001 QK14|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,201|| align=right|10,43|| align=right|4,211||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88394)||2001 QJ16|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,200|| align=right|5,12|| align=right|3,485||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88395)||2001 QS16|| align=right|15,5|| align=right|2,371|| align=right|0,227|| align=right|3,09|| align=right|3,649||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88396)||2001 QH17|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,151|| align=right|3,43|| align=right|4,093||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88397)||2001 QS17|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,141|| align=right|7,23|| align=right|3,447||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88398)||2001 QK21|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,116|| align=right|9,41|| align=right|4,287||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88399)||2001 QG22|| align=right|16,0|| align=right|2,148|| align=right|0,167|| align=right|2,35|| align=right|3,147||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88400)||2001 QO23|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,260|| align=right|2,79|| align=right|4,140||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88401)||2001 QN24|| align=right|16,4|| align=right|2,181|| align=right|0,181|| align=right|6,61|| align=right|3,221||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88402)||2001 QW24|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,227|| align=right|9,10|| align=right|4,657||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88403)||2001 QP26|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,117|| align=right|5,65|| align=right|3,488||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88404)||2001 QR26|| align=right|16,3|| align=right|2,444|| align=right|0,219|| align=right|2,57|| align=right|3,819||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88405)||2001 QP27|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,175|| align=right|13,23|| align=right|4,429||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88406)||2001 QY27|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,233|| align=right|2,96|| align=right|3,761||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88407)||2001 QB28|| align=right|14,9|| align=right|3,069|| align=right|0,232|| align=right|1,25|| align=right|5,376||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88408)||2001 QC28|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,211|| align=right|2,95|| align=right|3,747||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88409)||2001 QH28|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,185|| align=right|4,08|| align=right|3,503||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88410)||2001 QJ28|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,259|| align=right|4,82|| align=right|3,373||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88411)||2001 QL28|| align=right|16,5|| align=right|2,187|| align=right|0,222|| align=right|4,03|| align=right|3,234||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88412)||2001 QN28|| align=right|16,4|| align=right|2,143|| align=right|0,296|| align=right|4,05|| align=right|3,137||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88413)||2001 QF31|| align=right|14,4|| align=right|2,685|| align=right|0,255|| align=right|3,75|| align=right|4,399||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88414)||2001 QC32|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,211|| align=right|6,03|| align=right|3,486||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88415)||2001 QS32|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,103|| align=right|7,44|| align=right|3,547||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88416)||2001 QH38|| align=right|16,3|| align=right|2,326|| align=right|0,126|| align=right|6,17|| align=right|3,547||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88417)||2001 QJ48|| align=right|15,2|| align=right|2,562|| align=right|0,055|| align=right|12,17|| align=right|4,100||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88418)||2001 QA50|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,220|| align=right|2,24|| align=right|4,393||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88419)||2001 QT52|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,117|| align=right|5,80|| align=right|3,616||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88420)||2001 QT54|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,231|| align=right|3,22|| align=right|3,671||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88421)||2001 QU54|| align=right|16,1|| align=right|2,160|| align=right|0,106|| align=right|4,17|| align=right|3,175||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88422)||2001 QE55|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,183|| align=right|3,70|| align=right|3,588||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88423)||2001 QU59|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,031|| align=right|12,30|| align=right|5,462||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88424)||2001 QC61|| align=right|15,3|| align=right|2,191|| align=right|0,290|| align=right|22,48|| align=right|3,243||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88425)||2001 QH61|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,069|| align=right|6,00|| align=right|3,579||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88426)||2001 QZ61|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,252|| align=right|11,77|| align=right|4,278||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88427)||2001 QA62|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,240|| align=right|2,92|| align=right|3,758||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88428)||2001 QR62|| align=right|16,4|| align=right|2,249|| align=right|0,207|| align=right|2,31|| align=right|3,371||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88429)||2001 QM64|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,197|| align=right|6,34|| align=right|3,335||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88430)||2001 QB65|| align=right|16,6|| align=right|2,302|| align=right|0,233|| align=right|7,62|| align=right|3,492||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88431)||2001 QZ65|| align=right|15,6|| align=right|2,281|| align=right|0,135|| align=right|6,02|| align=right|3,445||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88432)||2001 QR68|| align=right|15,5|| align=right|2,458|| align=right|0,224|| align=right|12,61|| align=right|3,854||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(88433)||2001 QS68|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,261|| align=right|1,74|| align=right|3,647||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(88434)||2001 QP70|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,171|| align=right|6,68|| align=right|3,370||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88435)||2001 QW70|| align=right|14,3|| align=right|2,533|| align=right|0,137|| align=right|14,53|| align=right|4,031||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88436)||2001 QX70|| align=right|15,8|| align=right|2,459|| align=right|0,142|| align=right|5,83|| align=right|3,856||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88437)||2001 QY70|| align=right|15,9|| align=right|2,470|| align=right|0,159|| align=right|5,65|| align=right|3,880||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88438)||2001 QA71|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,105|| align=right|5,81|| align=right|3,511||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88439)||2001 QA74|| align=right|16,2|| align=right|2,180|| align=right|0,183|| align=right|3,19|| align=right|3,218||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88440)||2001 QG74|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,096|| align=right|1,71|| align=right|4,420||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88441)||2001 QA75|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,086|| align=right|14,48|| align=right|4,214||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88442)||2001 QH76|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,199|| align=right|1,31|| align=right|3,656||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88443)||2001 QG77|| align=right|15,3|| align=right|2,275|| align=right|0,107|| align=right|6,70|| align=right|3,432||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88444)||2001 QJ78|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,209|| align=right|8,10|| align=right|4,538||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88445)||2001 QK78|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,225|| align=right|3,67|| align=right|3,549||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88446)||2001 QR80|| align=right|14,5|| align=right|2,585|| align=right|0,126|| align=right|12,05|| align=right|4,156||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88447)||2001 QW81|| align=right|15,6|| align=right|2,218|| align=right|0,230|| align=right|3,87|| align=right|3,302||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88448)||2001 QH82|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,021|| align=right|7,28|| align=right|3,450||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88449)||2001 QD84|| align=right|15,5|| align=right|2,208|| align=right|0,165|| align=right|5,58|| align=right|3,281||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88450)||2001 QE84|| align=right|15,6|| align=right|2,224|| align=right|0,168|| align=right|5,52|| align=right|3,317||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88451)||2001 QW86|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,131|| align=right|13,28|| align=right|4,188||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88452)||2001 QK90|| align=right|14,1|| align=right|2,735|| align=right|0,194|| align=right|15,32|| align=right|4,523||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88453)||2001 QF91|| align=right|15,4|| align=right|2,257|| align=right|0,294|| align=right|23,19|| align=right|3,391||MBA||23. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88454)||2001 QG92|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,082|| align=right|9,92|| align=right|4,134||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88455)||2001 QN94|| align=right|16,3|| align=right|2,646|| align=right|0,156|| align=right|1,61|| align=right|4,304||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88456)||2001 QT94|| align=right|15,7|| align=right|3,054|| align=right|0,142|| align=right|1,14|| align=right|5,337||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88457)||2001 QV94|| align=right|16,6|| align=right|2,266|| align=right|0,171|| align=right|4,86|| align=right|3,410||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88458)||2001 QG95|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,237|| align=right|4,47|| align=right|4,165||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88459)||2001 QJ95|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,038|| align=right|6,60|| align=right|3,720||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88460)||2001 QT97|| align=right|15,6|| align=right|2,190|| align=right|0,224|| align=right|3,26|| align=right|3,241||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88461)||2001 QL98|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,192|| align=right|2,54|| align=right|3,727||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88462)||2001 QM99|| align=right|14,2|| align=right|2,441|| align=right|0,229|| align=right|5,50|| align=right|3,813||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88463)||2001 QK101|| align=right|16,4|| align=right|2,261|| align=right|0,181|| align=right|5,84|| align=right|3,398||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88464)||2001 QD102|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,205|| align=right|3,28|| align=right|3,674||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88465)||2001 QZ105|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,117|| align=right|14,12|| align=right|4,337||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88466)||2001 QO107|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,085|| align=right|21,58|| align=right|4,344||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88467)||2001 QM108|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,152|| align=right|13,91|| align=right|4,411||MBA||25. srpna 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(88468)||2001 QB109|| align=right|16,3|| align=right|2,191|| align=right|0,237|| align=right|8,34|| align=right|3,243||MBA||19. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88469)||2001 QF109|| align=right|15,2|| align=right|1,939|| align=right|0,106|| align=right|19,70|| align=right|2,699||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88470) Joaquinescrig||2001 QB111|| align=right|15,7|| align=right|2,618|| align=right|0,154|| align=right|3,93|| align=right|4,236||MBA||26. srpna 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(88471)||2001 QL111|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,054|| align=right|7,71|| align=right|4,098||MBA||26. srpna 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(88472)||2001 QW111|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,079|| align=right|15,18|| align=right|4,098||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88473)||2001 QX111|| align=right|15,1|| align=right|2,994|| align=right|0,090|| align=right|2,38|| align=right|5,179||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88474)||2001 QD112|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,222|| align=right|0,88|| align=right|3,564||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88475)||2001 QO113|| align=right|16,1|| align=right|2,540|| align=right|0,182|| align=right|4,63|| align=right|4,047||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88476)||2001 QS115|| align=right|16,7|| align=right|2,463|| align=right|0,138|| align=right|5,35|| align=right|3,865||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88477)||2001 QJ116|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,177|| align=right|7,71|| align=right|4,288||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88478)||2001 QA118|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,101|| align=right|6,63|| align=right|3,666||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88479)||2001 QQ119|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,167|| align=right|2,78|| align=right|3,522||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88480)||2001 QL120|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,155|| align=right|7,25|| align=right|3,520||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88481)||2001 QS120|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,109|| align=right|5,05|| align=right|3,418||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88482)||2001 QA122|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,097|| align=right|3,09|| align=right|4,329||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88483)||2001 QQ125|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,118|| align=right|4,61|| align=right|3,513||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88484)||2001 QV126|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,181|| align=right|7,46|| align=right|4,094||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88485)||2001 QY128|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,149|| align=right|4,90|| align=right|3,626||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88486)||2001 QA130|| align=right|16,3|| align=right|2,265|| align=right|0,092|| align=right|6,63|| align=right|3,409||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88487)||2001 QN130|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,141|| align=right|5,17|| align=right|3,421||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88488)||2001 QH131|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,169|| align=right|5,73|| align=right|4,428||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88489)||2001 QR131|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,203|| align=right|5,93|| align=right|3,663||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88490)||2001 QH132|| align=right|15,9|| align=right|2,186|| align=right|0,059|| align=right|7,38|| align=right|3,232||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88491)||2001 QH135|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,226|| align=right|6,97|| align=right|3,686||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88492)||2001 QL136|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,165|| align=right|11,96|| align=right|4,383||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88493)||2001 QG137|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,190|| align=right|5,32|| align=right|3,346||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88494)||2001 QL137|| align=right|14,6|| align=right|2,319|| align=right|0,057|| align=right|5,93|| align=right|3,531||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88495)||2001 QP137|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,220|| align=right|13,62|| align=right|4,105||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88496)||2001 QT137|| align=right|14,9|| align=right|2,536|| align=right|0,164|| align=right|12,87|| align=right|4,038||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88497)||2001 QA138|| align=right|14,0|| align=right|2,992|| align=right|0,072|| align=right|8,57|| align=right|5,175||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88498)||2001 QO138|| align=right|14,4|| align=right|2,923|| align=right|0,050|| align=right|11,24|| align=right|4,998||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88499)||2001 QV138|| align=right|14,3|| align=right|2,948|| align=right|0,193|| align=right|11,39|| align=right|5,062||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88500)||2001 QZ138|| align=right|14,9|| align=right|2,391|| align=right|0,249|| align=right|8,30|| align=right|3,697||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88501)||2001 QC139|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,236|| align=right|7,98|| align=right|3,740||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88502)||2001 QC140|| align=right|14,7|| align=right|2,447|| align=right|0,161|| align=right|12,90|| align=right|3,828||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88503)||2001 QO140|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,108|| align=right|14,88|| align=right|4,364||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88504)||2001 QQ140|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,090|| align=right|6,04|| align=right|3,538||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88505)||2001 QT140|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,032|| align=right|10,69|| align=right|3,505||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88506)||2001 QW140|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,137|| align=right|6,97|| align=right|3,536||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88507)||2001 QC142|| align=right|15,7|| align=right|2,183|| align=right|0,201|| align=right|4,09|| align=right|3,224||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88508)||2001 QM144|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,127|| align=right|6,97|| align=right|3,507||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88509)||2001 QN149|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,123|| align=right|12,43|| align=right|4,061||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88510)||2001 QB150|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,152|| align=right|5,72|| align=right|4,257||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88511)||2001 QK154|| align=right|15,9|| align=right|2,583|| align=right|0,196|| align=right|8,03|| align=right|4,150||MBA||24. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88512)||2001 QM154|| align=right|16,1|| align=right|2,221|| align=right|0,244|| align=right|8,07|| align=right|3,309||MBA||25. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88513)||2001 QB155|| align=right|15,3|| align=right|2,525|| align=right|0,143|| align=right|6,78|| align=right|4,012||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88514)||2001 QS155|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,159|| align=right|2,55|| align=right|3,727||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88515)||2001 QM156|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,137|| align=right|6,62|| align=right|3,557||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88516)||2001 QE159|| align=right|17,2|| align=right|2,378|| align=right|0,197|| align=right|0,89|| align=right|3,665||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88517)||2001 QO159|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,083|| align=right|5,41|| align=right|4,003||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88518)||2001 QG160|| align=right|16,6|| align=right|2,343|| align=right|0,220|| align=right|2,53|| align=right|3,586||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88519)||2001 QS163|| align=right|15,1|| align=right|2,923|| align=right|0,158|| align=right|8,57|| align=right|4,996||MBA||31. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88520)||2001 QZ166|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,118|| align=right|5,96|| align=right|4,327||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88521)||2001 QN168|| align=right|14,1|| align=right|2,866|| align=right|0,191|| align=right|14,40|| align=right|4,852||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88522)||2001 QM171|| align=right|16,5|| align=right|2,599|| align=right|0,184|| align=right|6,80|| align=right|4,188||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88523)||2001 QH174|| align=right|16,2|| align=right|2,663|| align=right|0,107|| align=right|1,18|| align=right|4,345||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88524)||2001 QS174|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,133|| align=right|8,15|| align=right|3,602||MBA||27. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88525)||2001 QU174|| align=right|16,1|| align=right|2,531|| align=right|0,110|| align=right|3,20|| align=right|4,026||MBA||25. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88526)||2001 QZ175|| align=right|17,0|| align=right|2,643|| align=right|0,076|| align=right|1,18|| align=right|4,296||MBA||23. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88527)||2001 QQ177|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,120|| align=right|5,56|| align=right|3,478||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88528)||2001 QU177|| align=right|14,2|| align=right|2,646|| align=right|0,114|| align=right|13,42|| align=right|4,302||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88529)||2001 QF180|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,165|| align=right|10,48|| align=right|3,632||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88530)||2001 QK180|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,201|| align=right|3,61|| align=right|3,737||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88531)||2001 QO180|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,113|| align=right|7,23|| align=right|3,650||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88532)||2001 QO181|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,115|| align=right|7,13|| align=right|3,703||MBA||31. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88533)||2001 QB183|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,160|| align=right|12,31|| align=right|4,332||MBA||23. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88534)||2001 QG183|| align=right|14,8|| align=right|3,029|| align=right|0,085|| align=right|8,31|| align=right|5,271||MBA||22. srpna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(88535)||2001 QR183|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,092|| align=right|5,14|| align=right|3,451||MBA||28. srpna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(88536)||2001 QN184|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,155|| align=right|12,77|| align=right|3,532||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88537)||2001 QF185|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,196|| align=right|9,18|| align=right|3,550||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88538)||2001 QG187|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,033|| align=right|21,20|| align=right|4,320||MBA||21. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88539)||2001 QZ188|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,135|| align=right|12,29|| align=right|4,138||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88540)||2001 QP189|| align=right|14,9|| align=right|2,529|| align=right|0,123|| align=right|14,99|| align=right|4,021||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88541)||2001 QC190|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,119|| align=right|16,39|| align=right|4,317||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88542)||2001 QY190|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,080|| align=right|16,14|| align=right|4,642||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88543)||2001 QH191|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,074|| align=right|21,01|| align=right|4,400||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88544)||2001 QM191|| align=right|15,5|| align=right|2,457|| align=right|0,047|| align=right|6,15|| align=right|3,851||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88545)||2001 QV191|| align=right|14,8|| align=right|2,393|| align=right|0,137|| align=right|27,09|| align=right|3,700||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88546)||2001 QJ192|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,134|| align=right|10,67|| align=right|4,180||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88547)||2001 QX192|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,096|| align=right|21,61|| align=right|4,275||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88548)||2001 QS194|| align=right|16,0|| align=right|2,555|| align=right|0,107|| align=right|13,37|| align=right|4,083||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88549)||2001 QG197|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,067|| align=right|21,25|| align=right|4,230||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88550)||2001 QT197|| align=right|14,1|| align=right|2,749|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|4,557||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88551)||2001 QD198|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,247|| align=right|3,89|| align=right|3,619||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88552)||2001 QG198|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,121|| align=right|5,76|| align=right|3,553||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88553)||2001 QN198|| align=right|14,3|| align=right|2,575|| align=right|0,143|| align=right|15,51|| align=right|4,132||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88554)||2001 QW199|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,120|| align=right|22,55|| align=right|5,608||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88555)||2001 QG200|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,127|| align=right|9,67|| align=right|5,436||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88556)||2001 QG214|| align=right|17,5|| align=right|2,420|| align=right|0,174|| align=right|0,69|| align=right|3,763||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88557)||2001 QW214|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,054|| align=right|4,49|| align=right|4,080||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88558)||2001 QW216|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,070|| align=right|5,75|| align=right|4,213||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88559)||2001 QB219|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,049|| align=right|0,91|| align=right|4,496||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88560)||2001 QY223|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,167|| align=right|5,95|| align=right|4,015||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88561)||2001 QF233|| align=right|15,2|| align=right|2,846|| align=right|0,140|| align=right|2,17|| align=right|4,802||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88562)||2001 QH233|| align=right|16,8|| align=right|2,320|| align=right|0,201|| align=right|3,94|| align=right|3,534||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88563)||2001 QT233|| align=right|17,1|| align=right|2,379|| align=right|0,187|| align=right|0,65|| align=right|3,669||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88564)||2001 QO239|| align=right|16,0|| align=right|2,729|| align=right|0,124|| align=right|4,83|| align=right|4,508||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88565)||2001 QH242|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,056|| align=right|2,07|| align=right|4,332||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88566)||2001 QR242|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,128|| align=right|6,70|| align=right|4,318||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88567)||2001 QN243|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,076|| align=right|8,77|| align=right|4,071||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88568)||2001 QG244|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,139|| align=right|5,50|| align=right|4,022||MBA||24. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88569)||2001 QT245|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,167|| align=right|6,86|| align=right|3,573||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88570)||2001 QJ246|| align=right|16,2|| align=right|2,210|| align=right|0,159|| align=right|6,54|| align=right|3,285||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88571)||2001 QT246|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,155|| align=right|3,38|| align=right|3,426||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88572)||2001 QZ247|| align=right|16,9|| align=right|2,152|| align=right|0,225|| align=right|0,45|| align=right|3,156||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88573)||2001 QF248|| align=right|14,4|| align=right|2,918|| align=right|0,166|| align=right|9,66|| align=right|4,985||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88574)||2001 QM248|| align=right|16,5|| align=right|2,178|| align=right|0,178|| align=right|2,72|| align=right|3,213||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88575)||2001 QU248|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,111|| align=right|5,97|| align=right|3,509||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88576)||2001 QA249|| align=right|16,1|| align=right|2,523|| align=right|0,195|| align=right|3,91|| align=right|4,007||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88577)||2001 QV249|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,169|| align=right|13,46|| align=right|4,554||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88578)||2001 QH251|| align=right|14,8|| align=right|2,683|| align=right|0,178|| align=right|8,03|| align=right|4,394||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88579)||2001 QE254|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,094|| align=right|6,16|| align=right|4,111||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88580)||2001 QP258|| align=right|16,1|| align=right|2,397|| align=right|0,099|| align=right|5,60|| align=right|3,712||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88581)||2001 QV258|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,141|| align=right|6,31|| align=right|4,215||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88582)||2001 QN259|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,163|| align=right|6,72|| align=right|3,700||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88583)||2001 QM261|| align=right|16,4|| align=right|2,322|| align=right|0,142|| align=right|6,31|| align=right|3,538||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88584)||2001 QZ261|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,090|| align=right|9,41|| align=right|3,540||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88585)||2001 QP262|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,156|| align=right|13,78|| align=right|4,237||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88586)||2001 QT262|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,131|| align=right|15,33|| align=right|4,183||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88587)||2001 QK263|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,089|| align=right|6,59|| align=right|3,647||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88588)||2001 QP263|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,077|| align=right|2,81|| align=right|4,259||MBA||25. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88589)||2001 QC264|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,192|| align=right|7,50|| align=right|4,344||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88590)||2001 QE264|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,138|| align=right|4,38|| align=right|4,268||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88591)||2001 QL264|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,227|| align=right|1,97|| align=right|3,685||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88592)||2001 QL267|| align=right|15,9|| align=right|2,258|| align=right|0,206|| align=right|5,03|| align=right|3,392||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88593)||2001 QC268|| align=right|17,1|| align=right|2,323|| align=right|0,089|| align=right|2,72|| align=right|3,541||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88594)||2001 QA269|| align=right|14,3|| align=right|2,709|| align=right|0,209|| align=right|14,37|| align=right|4,459||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88595)||2001 QD270|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,130|| align=right|6,54|| align=right|3,426||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88596)||2001 QN270|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,074|| align=right|12,53|| align=right|3,552||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88597)||2001 QS270|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,094|| align=right|3,70|| align=right|3,751||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88598)||2001 QM271|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,080|| align=right|5,94|| align=right|4,029||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88599)||2001 QS274|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,117|| align=right|6,03|| align=right|3,444||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88600)||2001 QA280|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,136|| align=right|11,38|| align=right|4,237||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88601)||2001 QF284|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,153|| align=right|4,39|| align=right|4,146||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88602)||2001 QA291|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,226|| align=right|8,19|| align=right|4,585||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88603)||2001 QL291|| align=right|15,4|| align=right|2,758|| align=right|0,153|| align=right|9,10|| align=right|4,579||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88604)||2001 QH293|| align=right|13,2|| align=right|2,668|| align=right|0,110|| align=right|11,78|| align=right|4,357||MBA||31. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88605)||2001 QK294|| align=right|15,4|| align=right|2,530|| align=right|0,077|| align=right|1,24|| align=right|4,023||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88606)||2001 QU294|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,166|| align=right|1,50|| align=right|4,162||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88607)||2001 QE296|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,266|| align=right|2,74|| align=right|3,471||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88608)||2001 QO296|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,134|| align=right|5,55|| align=right|3,304||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88609)||2001 QP296|| align=right|15,8|| align=right|2,157|| align=right|0,263|| align=right|3,96|| align=right|3,168||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88610)||2001 QD297|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,246|| align=right|1,09|| align=right|3,586||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88611)||2001 QT297|| align=right|5,5|| align=right|43,97|| align=right|0,030|| align=right|2,59|| align=right|292||CBW BIN||20. srpna 2001||Cerro Tololo||Cerro Tololo
|-
|(88612)||2001 QE328|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,008|| align=right|5,95|| align=right|4,331||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88613)||2001 RO1|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,121|| align=right|5,89|| align=right|3,640||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88614)||2001 RP1|| align=right|16,7|| align=right|2,408|| align=right|0,177|| align=right|2,49|| align=right|3,737||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88615)||2001 RG3|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,121|| align=right|7,12|| align=right|3,444||MBA||8. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88616)||2001 RC4|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,122|| align=right|13,27|| align=right|4,053||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88617)||2001 RT6|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,080|| align=right|2,48|| align=right|4,386||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88618)||2001 RH7|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,021|| align=right|3,11|| align=right|4,363||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88619)||2001 RD8|| align=right|16,4|| align=right|2,290|| align=right|0,152|| align=right|2,47|| align=right|3,464||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88620)||2001 RF8|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,108|| align=right|3,59|| align=right|3,565||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88621)||2001 RR10|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,282|| align=right|9,27|| align=right|4,043||MBA||9. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88622)||2001 RU10|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,143|| align=right|5,89|| align=right|3,673||MBA||10. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88623)||2001 RD20|| align=right|15,2|| align=right|3,149|| align=right|0,023|| align=right|4,96|| align=right|5,587||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88624)||2001 RR21|| align=right|16,9|| align=right|2,178|| align=right|0,151|| align=right|4,71|| align=right|3,213||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88625)||2001 RD23|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,137|| align=right|0,59|| align=right|4,297||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88626)||2001 RW26|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,203|| align=right|1,50|| align=right|3,677||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88627)||2001 RT31|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,231|| align=right|7,12|| align=right|3,359||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88628)||2001 RF34|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,093|| align=right|6,29|| align=right|3,355||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88629)||2001 RQ34|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,169|| align=right|3,21|| align=right|3,367||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88630)||2001 RU34|| align=right|16,4|| align=right|2,177|| align=right|0,132|| align=right|5,42|| align=right|3,211||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88631)||2001 RM37|| align=right|16,8|| align=right|2,279|| align=right|0,131|| align=right|2,57|| align=right|3,441||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88632)||2001 RW38|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,187|| align=right|2,69|| align=right|4,090||MBA||9. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88633)||2001 RP43|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,084|| align=right|12,23|| align=right|4,192||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88634)||2001 RE45|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,124|| align=right|7,00|| align=right|3,544||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88635)||2001 RH45|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,045|| align=right|2,93|| align=right|4,561||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88636)||2001 RM45|| align=right|16,2|| align=right|2,575|| align=right|0,173|| align=right|3,84|| align=right|4,133||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88637)||2001 RJ46|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,221|| align=right|3,31|| align=right|4,014||MBA||12. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88638)||2001 RL46|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,008|| align=right|13,04|| align=right|4,167||MBA||13. září 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(88639)||2001 RG49|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,189|| align=right|25,76|| align=right|3,434||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88640)||2001 RU49|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,131|| align=right|13,12|| align=right|4,072||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88641)||2001 RS51|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,155|| align=right|11,85|| align=right|4,522||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88642)||2001 RV51|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,111|| align=right|11,68|| align=right|4,326||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88643)||2001 RK55|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,135|| align=right|15,32|| align=right|4,081||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88644)||2001 RA65|| align=right|15,4|| align=right|2,412|| align=right|0,172|| align=right|5,50|| align=right|3,744||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88645)||2001 RD65|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,114|| align=right|5,08|| align=right|3,326||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88646)||2001 RO65|| align=right|15,2|| align=right|2,716|| align=right|0,139|| align=right|4,40|| align=right|4,475||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88647)||2001 RX66|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,125|| align=right|6,68|| align=right|4,245||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88648)||2001 RZ66|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,057|| align=right|6,90|| align=right|4,562||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88649)||2001 RO67|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,119|| align=right|4,29|| align=right|4,079||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88650)||2001 RY67|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,102|| align=right|7,98|| align=right|4,351||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88651)||2001 RZ68|| align=right|14,8|| align=right|2,341|| align=right|0,174|| align=right|5,36|| align=right|3,582||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88652)||2001 RF69|| align=right|15,8|| align=right|2,689|| align=right|0,178|| align=right|12,30|| align=right|4,409||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88653)||2001 RH69|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,083|| align=right|4,66|| align=right|4,594||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88654)||2001 RQ69|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,057|| align=right|4,43|| align=right|3,519||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88655)||2001 RY69|| align=right|14,9|| align=right|3,019|| align=right|0,142|| align=right|4,90|| align=right|5,244||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88656)||2001 RM71|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,226|| align=right|4,89|| align=right|3,682||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88657)||2001 RT71|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,102|| align=right|5,41|| align=right|3,383||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88658)||2001 RK74|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,103|| align=right|3,80|| align=right|4,001||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88659)||2001 RY74|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,250|| align=right|3,32|| align=right|3,584||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88660)||2001 RN75|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,164|| align=right|6,60|| align=right|3,382||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88661)||2001 RJ76|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,139|| align=right|7,18|| align=right|3,537||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88662)||2001 RN76|| align=right|15,5|| align=right|2,622|| align=right|0,141|| align=right|5,14|| align=right|4,245||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88663)||2001 RJ77|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,177|| align=right|3,90|| align=right|3,496||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88664)||2001 RK77|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,165|| align=right|2,87|| align=right|3,767||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88665)||2001 RT78|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,209|| align=right|3,65|| align=right|3,364||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88666)||2001 RP79|| align=right|16,0|| align=right|2,186|| align=right|0,215|| align=right|4,60|| align=right|3,232||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88667)||2001 RR79|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,112|| align=right|6,82|| align=right|3,759||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88668)||2001 RM81|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,140|| align=right|5,50|| align=right|3,550||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88669)||2001 RC84|| align=right|15,8|| align=right|2,695|| align=right|0,055|| align=right|5,48|| align=right|4,423||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88670)||2001 RL84|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,046|| align=right|3,62|| align=right|4,118||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88671)||2001 RV84|| align=right|16,8|| align=right|2,233|| align=right|0,066|| align=right|3,37|| align=right|3,336||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88672)||2001 RO85|| align=right|17,3|| align=right|2,227|| align=right|0,073|| align=right|3,78|| align=right|3,322||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88673)||2001 RP87|| align=right|15,0|| align=right|2,641|| align=right|0,086|| align=right|1,88|| align=right|4,292||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88674)||2001 RW87|| align=right|16,9|| align=right|2,192|| align=right|0,190|| align=right|2,10|| align=right|3,245||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88675)||2001 RR88|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,071|| align=right|3,01|| align=right|4,284||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88676)||2001 RD89|| align=right|15,5|| align=right|2,727|| align=right|0,081|| align=right|8,39|| align=right|4,502||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88677)||2001 RG90|| align=right|15,5|| align=right|2,692|| align=right|0,069|| align=right|9,80|| align=right|4,417||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88678)||2001 RC91|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,115|| align=right|9,25|| align=right|4,483||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88679)||2001 RD92|| align=right|16,8|| align=right|2,600|| align=right|0,109|| align=right|2,46|| align=right|4,193||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88680)||2001 RH93|| align=right|15,2|| align=right|3,201|| align=right|0,125|| align=right|3,08|| align=right|5,726||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88681)||2001 RW93|| align=right|16,0|| align=right|2,724|| align=right|0,119|| align=right|4,78|| align=right|4,495||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88682)||2001 RA97|| align=right|17,1|| align=right|2,352|| align=right|0,100|| align=right|2,67|| align=right|3,606||MBA||12. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(88683)||2001 RF102|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,111|| align=right|5,45|| align=right|3,605||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88684)||2001 RC104|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,133|| align=right|5,39|| align=right|3,662||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88685)||2001 RB108|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,204|| align=right|9,17|| align=right|4,470||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88686)||2001 RQ115|| align=right|17,3|| align=right|2,156|| align=right|0,207|| align=right|6,19|| align=right|3,166||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88687)||2001 RO121|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,176|| align=right|2,59|| align=right|3,760||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88688)||2001 RK122|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,087|| align=right|2,97|| align=right|4,580||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88689)||2001 RO126|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,172|| align=right|4,02|| align=right|3,591||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88690)||2001 RL127|| align=right|16,2|| align=right|2,573|| align=right|0,048|| align=right|4,41|| align=right|4,126||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88691)||2001 RK129|| align=right|16,6|| align=right|2,234|| align=right|0,057|| align=right|4,44|| align=right|3,339||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88692)||2001 RU132|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,078|| align=right|5,60|| align=right|4,163||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88693)||2001 RM133|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,203|| align=right|3,09|| align=right|3,680||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88694)||2001 RH139|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,067|| align=right|0,66|| align=right|4,093||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88695)||2001 RO139|| align=right|15,2|| align=right|3,074|| align=right|0,199|| align=right|3,54|| align=right|5,389||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88696)||2001 RS139|| align=right|16,2|| align=right|3,099|| align=right|0,135|| align=right|9,41|| align=right|5,455||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88697)||2001 RF141|| align=right|16,8|| align=right|2,344|| align=right|0,266|| align=right|5,12|| align=right|3,588||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88698)||2001 RQ142|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,194|| align=right|6,18|| align=right|3,459||MBA||11. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88699)||2001 RW142|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,208|| align=right|7,19|| align=right|3,429||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88700)||2001 RF143|| align=right|14,8|| align=right|2,779|| align=right|0,106|| align=right|8,26|| align=right|4,633||MBA||15. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88701)||2001 RW150|| align=right|15,7|| align=right|2,462|| align=right|0,088|| align=right|7,03|| align=right|3,863||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88702)||2001 RC151|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,158|| align=right|8,46|| align=right|3,587||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88703)||2001 RF155|| align=right|14,6|| align=right|2,709|| align=right|0,139|| align=right|15,86|| align=right|4,458||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88704)||2001 SF|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,222|| align=right|3,34|| align=right|3,678||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(88705)||2001 SV|| align=right|14,6|| align=right|3,113|| align=right|0,087|| align=right|10,03|| align=right|5,493||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88706)||2001 SW|| align=right|15,6|| align=right|2,848|| align=right|0,031|| align=right|1,83|| align=right|4,806||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88707)||2001 SB1|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,152|| align=right|6,19|| align=right|3,572||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88708)||2001 SM1|| align=right|16,9|| align=right|2,183|| align=right|0,160|| align=right|2,64|| align=right|3,224||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88709)||2001 SA3|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,031|| align=right|3,23|| align=right|4,573||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88710)||2001 SL9|| align=right|17,6|| align=right|1,062|| align=right|0,270|| align=right|21,90|| align=right|1,094||APL BIN||18. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88711)||2001 SQ9|| align=right|15,4|| align=right|2,942|| align=right|0,110|| align=right|1,19|| align=right|5,047||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88712)||2001 SA11|| align=right|15,8|| align=right|2,633|| align=right|0,134|| align=right|10,58|| align=right|4,273||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88713)||2001 ST18|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,139|| align=right|2,23|| align=right|3,636||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88714)||2001 SA21|| align=right|14,4|| align=right|2,788|| align=right|0,129|| align=right|9,40|| align=right|4,654||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88715)||2001 SO21|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,110|| align=right|6,56|| align=right|3,474||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88716)||2001 SG22|| align=right|16,2|| align=right|2,570|| align=right|0,152|| align=right|2,14|| align=right|4,120||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88717)||2001 SL22|| align=right|16,3|| align=right|2,221|| align=right|0,163|| align=right|4,49|| align=right|3,309||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88718)||2001 SG23|| align=right|15,7|| align=right|2,664|| align=right|0,042|| align=right|3,56|| align=right|4,347||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88719)||2001 SL25|| align=right|15,8|| align=right|2,536|| align=right|0,133|| align=right|0,45|| align=right|4,039||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88720)||2001 ST26|| align=right|15,4|| align=right|2,632|| align=right|0,029|| align=right|9,72|| align=right|4,270||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88721)||2001 SD27|| align=right|14,2|| align=right|3,132|| align=right|0,074|| align=right|9,96|| align=right|5,541||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88722)||2001 SJ27|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,091|| align=right|6,82|| align=right|3,527||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88723)||2001 ST27|| align=right|14,9|| align=right|2,834|| align=right|0,099|| align=right|5,30|| align=right|4,770||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88724)||2001 SJ28|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,176|| align=right|4,96|| align=right|3,785||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88725)||2001 SE29|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,065|| align=right|3,84|| align=right|4,591||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88726)||2001 SS31|| align=right|16,7|| align=right|2,525|| align=right|0,182|| align=right|2,63|| align=right|4,012||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88727)||2001 SX32|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,133|| align=right|2,60|| align=right|4,686||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88728)||2001 SG33|| align=right|16,5|| align=right|2,334|| align=right|0,225|| align=right|2,39|| align=right|3,565||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88729)||2001 SW33|| align=right|15,7|| align=right|2,582|| align=right|0,115|| align=right|1,16|| align=right|4,147||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88730)||2001 SB35|| align=right|15,8|| align=right|2,693|| align=right|0,113|| align=right|3,38|| align=right|4,419||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88731)||2001 SJ36|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,144|| align=right|8,71|| align=right|5,571||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88732)||2001 SR36|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,056|| align=right|5,21|| align=right|3,593||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88733)||2001 SH37|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,184|| align=right|8,44|| align=right|3,671||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88734)||2001 SP42|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,027|| align=right|2,38|| align=right|4,225||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88735)||2001 SV42|| align=right|16,9|| align=right|2,404|| align=right|0,196|| align=right|2,85|| align=right|3,727||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88736)||2001 SK43|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,122|| align=right|11,96|| align=right|4,409||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88737)||2001 SX43|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,164|| align=right|2,45|| align=right|3,374||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88738)||2001 SF44|| align=right|15,9|| align=right|2,456|| align=right|0,189|| align=right|3,37|| align=right|3,849||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88739)||2001 SR44|| align=right|15,8|| align=right|2,207|| align=right|0,164|| align=right|3,07|| align=right|3,278||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88740)||2001 SY44|| align=right|16,6|| align=right|2,396|| align=right|0,172|| align=right|2,40|| align=right|3,709||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88741)||2001 SS45|| align=right|15,2|| align=right|2,314|| align=right|0,086|| align=right|6,71|| align=right|3,520||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88742)||2001 SU48|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,146|| align=right|8,08|| align=right|3,597||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88743)||2001 SD49|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,199|| align=right|4,19|| align=right|3,715||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88744)||2001 SJ49|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,107|| align=right|3,97|| align=right|4,177||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88745)||2001 SP50|| align=right|16,1|| align=right|2,217|| align=right|0,143|| align=right|5,54|| align=right|3,301||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88746)||2001 SY51|| align=right|15,4|| align=right|2,625|| align=right|0,034|| align=right|12,38|| align=right|4,252||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88747)||2001 SS52|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,066|| align=right|3,02|| align=right|4,414||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88748)||2001 SD54|| align=right|16,8|| align=right|2,194|| align=right|0,164|| align=right|4,49|| align=right|3,249||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88749)||2001 SH54|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,212|| align=right|6,14|| align=right|3,694||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88750)||2001 SW55|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,212|| align=right|9,65|| align=right|4,062||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88751)||2001 SA56|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,098|| align=right|12,94|| align=right|4,200||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88752)||2001 SC56|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,158|| align=right|7,37|| align=right|3,750||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88753)||2001 SM58|| align=right|15,5|| align=right|2,719|| align=right|0,145|| align=right|8,71|| align=right|4,483||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88754)||2001 SK59|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,040|| align=right|3,26|| align=right|4,533||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88755)||2001 SL60|| align=right|17,5|| align=right|2,375|| align=right|0,199|| align=right|0,79|| align=right|3,659||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88756)||2001 SN60|| align=right|14,9|| align=right|2,926|| align=right|0,052|| align=right|1,80|| align=right|5,003||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88757)||2001 SS61|| align=right|17,3|| align=right|2,220|| align=right|0,152|| align=right|3,46|| align=right|3,308||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88758)||2001 SW64|| align=right|16,2|| align=right|2,658|| align=right|0,172|| align=right|3,24|| align=right|4,333||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88759)||2001 SF65|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,141|| align=right|16,88|| align=right|5,507||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88760)||2001 SG65|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,089|| align=right|6,17|| align=right|3,531||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88761)||2001 SZ65|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,135|| align=right|9,79|| align=right|4,096||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88762)||2001 SF66|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,128|| align=right|4,74|| align=right|3,377||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88763)||2001 SS66|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,098|| align=right|14,25|| align=right|4,331||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88764)||2001 SM67|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,021|| align=right|13,12|| align=right|4,438||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88765)||2001 SY67|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,129|| align=right|5,94|| align=right|3,527||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88766)||2001 SA68|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,085|| align=right|6,81|| align=right|3,502||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88767)||2001 SR69|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,196|| align=right|5,15|| align=right|4,161||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88768)||2001 SG70|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,099|| align=right|12,53|| align=right|4,261||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88769)||2001 SH71|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,251|| align=right|5,93|| align=right|3,687||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88770)||2001 ST72|| align=right|15,7|| align=right|2,230|| align=right|0,200|| align=right|6,15|| align=right|3,329||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88771)||2001 SA73|| align=right|16,3|| align=right|2,263|| align=right|0,226|| align=right|4,69|| align=right|3,403||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88772)||2001 SJ74|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,103|| align=right|13,33|| align=right|4,287||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88773)||2001 SK74|| align=right|14,2|| align=right|2,662|| align=right|0,175|| align=right|11,80|| align=right|4,342||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88774)||2001 SC76|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,224|| align=right|3,38|| align=right|4,193||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88775)||2001 SY76|| align=right|13,1|| align=right|5,138|| align=right|0,047|| align=right|4,10|| align=right|11,65||JUT||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88776)||2001 SC77|| align=right|15,5|| align=right|2,697|| align=right|0,040|| align=right|5,47|| align=right|4,429||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88777)||2001 SH79|| align=right|16,0|| align=right|2,593|| align=right|0,170|| align=right|3,65|| align=right|4,175||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88778)||2001 SQ88|| align=right|16,1|| align=right|2,643|| align=right|0,109|| align=right|7,63|| align=right|4,295||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88779)||2001 SK93|| align=right|15,8|| align=right|2,985|| align=right|0,141|| align=right|2,28|| align=right|5,155||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88780)||2001 SE98|| align=right|16,7|| align=right|2,339|| align=right|0,231|| align=right|2,89|| align=right|3,577||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88781)||2001 ST104|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,138|| align=right|5,81|| align=right|3,774||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88782)||2001 SF106|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,114|| align=right|5,63|| align=right|3,402||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88783)||2001 SK106|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,226|| align=right|4,27|| align=right|3,861||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88784)||2001 SO106|| align=right|14,6|| align=right|2,358|| align=right|0,090|| align=right|7,88|| align=right|3,621||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88785)||2001 ST106|| align=right|16,4|| align=right|2,180|| align=right|0,222|| align=right|5,61|| align=right|3,218||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88786)||2001 SG107|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,217|| align=right|5,32|| align=right|3,465||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88787)||2001 SS108|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,259|| align=right|15,02|| align=right|4,307||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88788)||2001 SE109|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,144|| align=right|5,83|| align=right|3,592||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88789)||2001 SC110|| align=right|16,6|| align=right|2,273|| align=right|0,192|| align=right|6,30|| align=right|3,426||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88790)||2001 SS110|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,121|| align=right|6,81|| align=right|3,723||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88791)||2001 SZ110|| align=right|16,0|| align=right|2,219|| align=right|0,205|| align=right|7,20|| align=right|3,305||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88792)||2001 SV112|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,237|| align=right|3,40|| align=right|3,489||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88793)||2001 SG114|| align=right|15,4|| align=right|2,803|| align=right|0,049|| align=right|3,08|| align=right|4,692||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88794)||2001 SF115|| align=right|15,9|| align=right|2,744|| align=right|0,099|| align=right|1,72|| align=right|4,545||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88795) Morvan||2001 SW115|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,062|| align=right|1,67|| align=right|4,255||MBA||20. září 2001||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(88796)||2001 SB116|| align=right|14,1|| align=right|2,544|| align=right|0,204|| align=right|12,26|| align=right|4,056||MBA||22. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(88797)||2001 SL119|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,136|| align=right|4,74|| align=right|3,338||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88798)||2001 SN119|| align=right|16,8|| align=right|2,264|| align=right|0,038|| align=right|4,27|| align=right|3,405||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88799)||2001 SV121|| align=right|14,8|| align=right|3,050|| align=right|0,024|| align=right|7,62|| align=right|5,325||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88800)||2001 SE122|| align=right|16,7|| align=right|2,270|| align=right|0,183|| align=right|5,13|| align=right|3,419||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88801)||2001 SN122|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,119|| align=right|3,78|| align=right|4,107||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88802)||2001 SR124|| align=right|14,9|| align=right|3,207|| align=right|0,111|| align=right|4,12|| align=right|5,741||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88803)||2001 SD129|| align=right|15,6|| align=right|2,539|| align=right|0,053|| align=right|15,04|| align=right|4,046||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88804)||2001 SU129|| align=right|16,2|| align=right|2,755|| align=right|0,108|| align=right|3,39|| align=right|4,571||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88805)||2001 SY129|| align=right|16,0|| align=right|2,238|| align=right|0,034|| align=right|1,51|| align=right|3,348||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88806)||2001 SS131|| align=right|16,0|| align=right|2,636|| align=right|0,037|| align=right|2,23|| align=right|4,279||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88807)||2001 SV134|| align=right|15,9|| align=right|2,931|| align=right|0,074|| align=right|1,23|| align=right|5,016||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88808)||2001 SF135|| align=right|17,2|| align=right|2,204|| align=right|0,194|| align=right|1,16|| align=right|3,270||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88809)||2001 SH139|| align=right|16,4|| align=right|2,588|| align=right|0,065|| align=right|1,22|| align=right|4,163||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88810)||2001 SU142|| align=right|15,6|| align=right|2,717|| align=right|0,039|| align=right|5,40|| align=right|4,479||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88811)||2001 SN143|| align=right|16,7|| align=right|2,364|| align=right|0,216|| align=right|3,32|| align=right|3,635||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88812)||2001 SQ146|| align=right|17,0|| align=right|2,238|| align=right|0,176|| align=right|3,16|| align=right|3,347||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88813)||2001 SJ147|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,277|| align=right|24,31|| align=right|3,535||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88814)||2001 SE148|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,151|| align=right|3,09|| align=right|3,560||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88815)||2001 SX149|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,059|| align=right|5,21|| align=right|4,365||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88816)||2001 SE151|| align=right|16,9|| align=right|2,197|| align=right|0,188|| align=right|3,76|| align=right|3,256||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88817)||2001 SV151|| align=right|16,5|| align=right|2,400|| align=right|0,225|| align=right|1,64|| align=right|3,717||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88818)||2001 SF153|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,067|| align=right|3,04|| align=right|4,517||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88819)||2001 SP153|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,060|| align=right|1,99|| align=right|4,249||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88820)||2001 SZ153|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,036|| align=right|6,13|| align=right|4,651||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88821)||2001 SB154|| align=right|17,1|| align=right|2,388|| align=right|0,230|| align=right|2,54|| align=right|3,689||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88822)||2001 SK155|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,144|| align=right|4,47|| align=right|3,356||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88823)||2001 SF158|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,074|| align=right|6,22|| align=right|3,428||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88824)||2001 SM158|| align=right|15,7|| align=right|2,660|| align=right|0,084|| align=right|2,91|| align=right|4,338||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88825)||2001 SG159|| align=right|16,3|| align=right|2,549|| align=right|0,148|| align=right|3,32|| align=right|4,069||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88826)||2001 SM160|| align=right|16,2|| align=right|2,253|| align=right|0,120|| align=right|4,96|| align=right|3,380||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88827)||2001 SJ161|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,121|| align=right|2,02|| align=right|3,767||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88828)||2001 SO161|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,030|| align=right|6,56|| align=right|4,416||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88829)||2001 SS162|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,016|| align=right|0,98|| align=right|4,612||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88830)||2001 SY162|| align=right|16,8|| align=right|2,427|| align=right|0,204|| align=right|0,77|| align=right|3,781||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88831)||2001 SO163|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,085|| align=right|1,37|| align=right|4,343||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88832)||2001 SY165|| align=right|16,8|| align=right|2,560|| align=right|0,052|| align=right|0,41|| align=right|4,095||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88833)||2001 SA169|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,143|| align=right|0,54|| align=right|3,748||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88834)||2001 SJ169|| align=right|16,2|| align=right|2,752|| align=right|0,057|| align=right|2,14|| align=right|4,565||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88835)||2001 SX171|| align=right|15,9|| align=right|2,602|| align=right|0,044|| align=right|3,87|| align=right|4,197||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88836)||2001 SC175|| align=right|15,9|| align=right|2,664|| align=right|0,048|| align=right|3,12|| align=right|4,347||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88837)||2001 SL175|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,158|| align=right|3,37|| align=right|3,683||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88838)||2001 SS175|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,120|| align=right|11,46|| align=right|4,288||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88839)||2001 SJ176|| align=right|15,6|| align=right|2,563|| align=right|0,147|| align=right|4,39|| align=right|4,103||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88840)||2001 SC177|| align=right|15,4|| align=right|2,435|| align=right|0,128|| align=right|4,81|| align=right|3,798||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88841)||2001 SZ177|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,148|| align=right|1,78|| align=right|3,298||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88842)||2001 SF178|| align=right|15,4|| align=right|2,721|| align=right|0,053|| align=right|1,01|| align=right|4,488||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88843)||2001 SK178|| align=right|16,9|| align=right|2,220|| align=right|0,197|| align=right|4,36|| align=right|3,308||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88844)||2001 SE179|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,135|| align=right|12,53|| align=right|4,339||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88845)||2001 SN179|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,071|| align=right|15,44|| align=right|5,636||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88846)||2001 SJ180|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,098|| align=right|3,76|| align=right|4,365||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88847)||2001 SN191|| align=right|17,1|| align=right|2,642|| align=right|0,209|| align=right|2,54|| align=right|4,293||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88848)||2001 ST202|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,116|| align=right|7,57|| align=right|3,503||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88849)||2001 SB205|| align=right|16,4|| align=right|2,277|| align=right|0,067|| align=right|6,30|| align=right|3,436||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88850)||2001 SL222|| align=right|15,9|| align=right|2,739|| align=right|0,101|| align=right|4,80|| align=right|4,533||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88851)||2001 SW222|| align=right|15,6|| align=right|3,175|| align=right|0,075|| align=right|2,53|| align=right|5,657||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88852)||2001 SN230|| align=right|16,1|| align=right|2,786|| align=right|0,077|| align=right|2,36|| align=right|4,650||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88853)||2001 ST231|| align=right|16,1|| align=right|2,156|| align=right|0,195|| align=right|4,75|| align=right|3,165||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88854)||2001 SD235|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,202|| align=right|6,58|| align=right|3,765||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88855)||2001 SD236|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,063|| align=right|9,14|| align=right|4,650||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88856)||2001 SE237|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,133|| align=right|6,95|| align=right|3,519||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88857)||2001 SK237|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,048|| align=right|5,13|| align=right|3,397||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88858)||2001 SN240|| align=right|15,4|| align=right|2,711|| align=right|0,124|| align=right|6,09|| align=right|4,464||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88859)||2001 SF245|| align=right|15,4|| align=right|2,643|| align=right|0,013|| align=right|3,79|| align=right|4,297||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88860)||2001 SO247|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,082|| align=right|4,62|| align=right|5,400||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88861)||2001 SR247|| align=right|15,8|| align=right|2,685|| align=right|0,055|| align=right|3,68|| align=right|4,399||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88862)||2001 SF249|| align=right|15,0|| align=right|2,911|| align=right|0,057|| align=right|2,69|| align=right|4,966||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88863)||2001 SP249|| align=right|16,7|| align=right|2,533|| align=right|0,195|| align=right|1,37|| align=right|4,031||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88864)||2001 SY250|| align=right|15,4|| align=right|3,084|| align=right|0,146|| align=right|2,79|| align=right|5,415||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88865)||2001 ST251|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,114|| align=right|12,17|| align=right|5,430||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88866)||2001 SW251|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,042|| align=right|0,64|| align=right|4,626||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88867)||2001 SN252|| align=right|15,9|| align=right|2,772|| align=right|0,086|| align=right|1,65|| align=right|4,615||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88868)||2001 SF253|| align=right|15,5|| align=right|2,370|| align=right|0,160|| align=right|3,05|| align=right|3,648||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88869)||2001 ST256|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,140|| align=right|1,90|| align=right|3,799||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88870)||2001 SF260|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,123|| align=right|3,53|| align=right|5,358||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88871)||2001 SG260|| align=right|15,5|| align=right|2,912|| align=right|0,058|| align=right|1,90|| align=right|4,969||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88872)||2001 SV260|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,077|| align=right|4,84|| align=right|4,572||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88873)||2001 SY260|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,151|| align=right|4,33|| align=right|4,260||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88874)||2001 SV264|| align=right|14,8|| align=right|2,906|| align=right|0,078|| align=right|3,24|| align=right|4,953||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88875)||2001 SB265|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,128|| align=right|2,73|| align=right|4,091||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88876)||2001 SD265|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,105|| align=right|5,87|| align=right|4,290||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88877)||2001 SJ265|| align=right|15,4|| align=right|2,468|| align=right|0,143|| align=right|1,90|| align=right|3,876||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88878)||2001 SQ266|| align=right|15,2|| align=right|2,703|| align=right|0,079|| align=right|5,32|| align=right|4,444||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88879)||2001 SA268|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,161|| align=right|7,13|| align=right|4,119||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88880)||2001 SF270|| align=right|13,7|| align=right|2,683|| align=right|0,182|| align=right|13,60|| align=right|4,393||MBA||25. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(88881)||2001 SW278|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,230|| align=right|3,38|| align=right|3,451||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88882)||2001 ST279|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,115|| align=right|2,73|| align=right|4,278||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88883)||2001 SY280|| align=right|15,2|| align=right|3,082|| align=right|0,101|| align=right|2,27|| align=right|5,411||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88884)||2001 SX282|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,174|| align=right|8,86|| align=right|4,126||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88885)||2001 SD283|| align=right|14,0|| align=right|2,419|| align=right|0,258|| align=right|14,36|| align=right|3,761||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88886)||2001 SA286|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,355|| align=right|16,89|| align=right|4,184||MBA||28. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(88887)||2001 SD288|| align=right|14,6|| align=right|3,122|| align=right|0,202|| align=right|17,62|| align=right|5,514||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88888)||2001 SE288|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,152|| align=right|14,85|| align=right|4,464||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88889)||2001 SR291|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,027|| align=right|12,02|| align=right|4,325||MBA||17. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88890)||2001 SJ292|| align=right|16,0|| align=right|2,512|| align=right|0,020|| align=right|3,69|| align=right|3,980||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88891)||2001 SX298|| align=right|15,7|| align=right|3,070|| align=right|0,162|| align=right|10,92|| align=right|5,378||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88892)||2001 SP305|| align=right|15,6|| align=right|2,862|| align=right|0,064|| align=right|1,51|| align=right|4,840||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88893)||2001 SE306|| align=right|15,2|| align=right|3,124|| align=right|0,214|| align=right|6,82|| align=right|5,521||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88894)||2001 SX313|| align=right|15,4|| align=right|2,786|| align=right|0,107|| align=right|12,67|| align=right|4,650||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88895)||2001 SC322|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,110|| align=right|11,96|| align=right|3,607||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88896)||2001 SB342|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,107|| align=right|10,22|| align=right|4,144||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88897)||2001 SM342|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,111|| align=right|6,52|| align=right|3,680||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88898)||2001 SN343|| align=right|14,4|| align=right|2,593|| align=right|0,051|| align=right|14,62|| align=right|4,175||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88899)||2001 SB346|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,067|| align=right|32,37|| align=right|4,566||MBA||23. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88900)||2001 SC346|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,204|| align=right|8,82|| align=right|4,638||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88901)||2001 SA347|| align=right|15,1|| align=right|2,766|| align=right|0,118|| align=right|8,47|| align=right|4,600||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88902)||2001 SF349|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,010|| align=right|4,57|| align=right|4,584||MBA||26. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88903)||2001 TL|| align=right|15,9|| align=right|2,541|| align=right|0,073|| align=right|1,79|| align=right|4,049||MBA||6. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88904)||2001 TF1|| align=right|15,9|| align=right|2,199|| align=right|0,157|| align=right|2,60|| align=right|3,261||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88905)||2001 TN1|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,045|| align=right|6,82|| align=right|3,595||MBA||11. října 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(88906) Moutier||2001 TT1|| align=right|15,4|| align=right|2,465|| align=right|0,182|| align=right|8,70|| align=right|3,870||MBA||11. října 2001||Vicques||M. Ory
|-
|(88907)||2001 TY2|| align=right|17,1|| align=right|2,233|| align=right|0,220|| align=right|3,42|| align=right|3,337||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88908)||2001 TZ4|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,208|| align=right|7,02|| align=right|3,556||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88909)||2001 TG7|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,102|| align=right|0,90|| align=right|4,505||MBA||13. října 2001||Kleť||Klet
|-
|(88910)||2001 TZ7|| align=right|15,3|| align=right|2,368|| align=right|0,023|| align=right|8,84|| align=right|3,643||MBA||11. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88911)||2001 TN8|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,110|| align=right|5,34|| align=right|3,773||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88912)||2001 TS8|| align=right|14,9|| align=right|2,272|| align=right|0,124|| align=right|7,22|| align=right|3,424||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88913)||2001 TG9|| align=right|15,4|| align=right|2,267|| align=right|0,130|| align=right|3,49|| align=right|3,414||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88914)||2001 TQ9|| align=right|15,5|| align=right|2,379|| align=right|0,121|| align=right|4,27|| align=right|3,668||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88915)||2001 TG10|| align=right|15,5|| align=right|2,883|| align=right|0,039|| align=right|1,67|| align=right|4,895||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88916)||2001 TS10|| align=right|14,7|| align=right|2,594|| align=right|0,131|| align=right|14,04|| align=right|4,178||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88917)||2001 TZ10|| align=right|14,7|| align=right|3,133|| align=right|0,099|| align=right|11,26|| align=right|5,543||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88918)||2001 TN11|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,077|| align=right|4,01|| align=right|3,535||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88919)||2001 TC12|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,144|| align=right|1,31|| align=right|3,663||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88920)||2001 TO12|| align=right|15,1|| align=right|2,917|| align=right|0,126|| align=right|17,04|| align=right|4,980||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88921)||2001 TR12|| align=right|16,2|| align=right|2,261|| align=right|0,198|| align=right|4,51|| align=right|3,399||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88922)||2001 TK14|| align=right|14,3|| align=right|3,121|| align=right|0,068|| align=right|12,64|| align=right|5,513||MBA||6. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88923)||2001 TR14|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,065|| align=right|5,21|| align=right|3,736||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(88924)||2001 TZ17|| align=right|15,3|| align=right|2,899|| align=right|0,125|| align=right|0,89|| align=right|4,936||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88925)||2001 TC18|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,170|| align=right|3,42|| align=right|4,080||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88926)||2001 TA20|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,138|| align=right|8,16|| align=right|3,665||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88927)||2001 TQ20|| align=right|14,9|| align=right|2,551|| align=right|0,170|| align=right|10,23|| align=right|4,074||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88928)||2001 TE21|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,215|| align=right|13,33|| align=right|4,347||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88929)||2001 TR22|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,220|| align=right|2,00|| align=right|3,692||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88930)||2001 TR23|| align=right|15,5|| align=right|2,815|| align=right|0,083|| align=right|7,65|| align=right|4,722||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88931)||2001 TZ25|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,098|| align=right|3,54|| align=right|3,326||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88932)||2001 TG31|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,117|| align=right|6,20|| align=right|3,667||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88933)||2001 TB32|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,175|| align=right|11,31|| align=right|4,365||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88934)||2001 TE32|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,031|| align=right|10,05|| align=right|5,120||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88935)||2001 TF32|| align=right|15,2|| align=right|3,336|| align=right|0,134|| align=right|6,56|| align=right|6,093||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88936)||2001 TN32|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,146|| align=right|6,30|| align=right|3,500||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88937)||2001 TQ33|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,178|| align=right|7,37|| align=right|3,459||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88938)||2001 TR33|| align=right|16,6|| align=right|2,193|| align=right|0,247|| align=right|5,61|| align=right|3,246||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88939)||2001 TX33|| align=right|13,8|| align=right|2,654|| align=right|0,043|| align=right|11,37|| align=right|4,323||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88940)||2001 TA34|| align=right|14,7|| align=right|3,125|| align=right|0,091|| align=right|14,61|| align=right|5,524||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88941)||2001 TO34|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,128|| align=right|3,02|| align=right|4,318||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88942)||2001 TK35|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,211|| align=right|10,03|| align=right|4,396||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88943)||2001 TR35|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,189|| align=right|6,83|| align=right|3,433||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88944)||2001 TF36|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,141|| align=right|7,27|| align=right|3,531||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88945)||2001 TW36|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,075|| align=right|12,86|| align=right|4,600||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88946)||2001 TD37|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,111|| align=right|7,05|| align=right|3,614||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88947)||2001 TF37|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,138|| align=right|6,83|| align=right|3,606||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88948)||2001 TU37|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,137|| align=right|6,56|| align=right|3,504||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88949)||2001 TH38|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,119|| align=right|6,55|| align=right|3,640||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88950)||2001 TL38|| align=right|14,8|| align=right|2,351|| align=right|0,161|| align=right|5,82|| align=right|3,603||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88951)||2001 TM38|| align=right|14,8|| align=right|2,539|| align=right|0,065|| align=right|13,69|| align=right|4,044||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88952)||2001 TW38|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,132|| align=right|5,09|| align=right|3,721||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88953)||2001 TC39|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,198|| align=right|5,78|| align=right|3,397||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88954)||2001 TE42|| align=right|14,9|| align=right|2,283|| align=right|0,309|| align=right|6,90|| align=right|3,449||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88955)||2001 TW42|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,145|| align=right|7,62|| align=right|3,554||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88956)||2001 TF43|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,192|| align=right|8,69|| align=right|3,547||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88957)||2001 TT44|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,167|| align=right|3,70|| align=right|3,704||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88958)||2001 TV44|| align=right|15,5|| align=right|2,277|| align=right|0,133|| align=right|6,60|| align=right|3,436||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88959)||2001 TZ44|| align=right|17,6|| align=right|1,724|| align=right|0,565|| align=right|53,81|| align=right|2,263||APL||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88960)||2001 TN45|| align=right|14,6|| align=right|2,800|| align=right|0,082|| align=right|3,27|| align=right|4,685||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(88961)||2001 TH47|| align=right|15,4|| align=right|2,705|| align=right|0,098|| align=right|7,76|| align=right|4,448||MBA||14. října 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(88962)||2001 TR50|| align=right|16,9|| align=right|2,205|| align=right|0,095|| align=right|1,71|| align=right|3,274||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88963)||2001 TX53|| align=right|16,3|| align=right|2,537|| align=right|0,151|| align=right|4,26|| align=right|4,040||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88964)||2001 TX54|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,017|| align=right|5,52|| align=right|4,638||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88965)||2001 TA55|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,111|| align=right|3,77|| align=right|3,708||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88966)||2001 TC56|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,038|| align=right|4,56|| align=right|4,254||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88967)||2001 TG56|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,091|| align=right|16,13|| align=right|4,233||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88968)||2001 TN57|| align=right|16,4|| align=right|2,241|| align=right|0,123|| align=right|4,07|| align=right|3,355||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88969)||2001 TU57|| align=right|13,8|| align=right|3,066|| align=right|0,180|| align=right|14,61|| align=right|5,367||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88970)||2001 TQ58|| align=right|15,6|| align=right|2,863|| align=right|0,080|| align=right|6,15|| align=right|4,844||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88971)||2001 TS58|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,081|| align=right|2,54|| align=right|4,255||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88972)||2001 TT58|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,057|| align=right|4,51|| align=right|4,581||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88973)||2001 TA59|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,047|| align=right|3,09|| align=right|4,550||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88974)||2001 TD59|| align=right|16,6|| align=right|2,436|| align=right|0,187|| align=right|0,58|| align=right|3,801||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88975)||2001 TH59|| align=right|16,6|| align=right|2,641|| align=right|0,091|| align=right|1,45|| align=right|4,292||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88976)||2001 TN60|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,086|| align=right|2,98|| align=right|4,500||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88977)||2001 TL62|| align=right|16,8|| align=right|2,195|| align=right|0,209|| align=right|1,83|| align=right|3,251||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88978)||2001 TR62|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,094|| align=right|2,44|| align=right|4,334||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88979)||2001 TG63|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,196|| align=right|2,19|| align=right|3,694||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88980)||2001 TQ64|| align=right|14,9|| align=right|2,618|| align=right|0,184|| align=right|5,86|| align=right|4,236||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88981)||2001 TW65|| align=right|15,3|| align=right|2,313|| align=right|0,069|| align=right|6,96|| align=right|3,517||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88982)||2001 TA66|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,080|| align=right|7,50|| align=right|3,634||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88983)||2001 TV67|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,136|| align=right|10,90|| align=right|5,368||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88984)||2001 TW67|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|2,77|| align=right|3,779||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88985)||2001 TG68|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,094|| align=right|7,57|| align=right|3,515||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88986)||2001 TW70|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,116|| align=right|3,36|| align=right|4,371||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88987)||2001 TF71|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,110|| align=right|3,27|| align=right|3,397||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88988)||2001 TO71|| align=right|15,5|| align=right|2,896|| align=right|0,013|| align=right|2,48|| align=right|4,927||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88989)||2001 TQ71|| align=right|15,0|| align=right|3,107|| align=right|0,063|| align=right|10,00|| align=right|5,477||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88990)||2001 TT71|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,050|| align=right|6,19|| align=right|3,761||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88991)||2001 TV71|| align=right|15,1|| align=right|2,746|| align=right|0,082|| align=right|8,70|| align=right|4,550||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88992)||2001 TJ72|| align=right|16,5|| align=right|2,370|| align=right|0,199|| align=right|1,76|| align=right|3,647||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88993)||2001 TF74|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,056|| align=right|8,40|| align=right|5,576||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88994)||2001 TX74|| align=right|16,7|| align=right|2,478|| align=right|0,184|| align=right|2,21|| align=right|3,901||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88995)||2001 TR75|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,076|| align=right|10,79|| align=right|5,438||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88996)||2001 TY75|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,158|| align=right|6,13|| align=right|4,327||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88997)||2001 TG76|| align=right|15,6|| align=right|2,703|| align=right|0,072|| align=right|4,22|| align=right|4,444||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88998)||2001 TV76|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,063|| align=right|3,20|| align=right|4,334||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(88999)||2001 TH77|| align=right|15,9|| align=right|2,230|| align=right|0,132|| align=right|3,24|| align=right|3,330||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89000)||2001 TD78|| align=right|14,9|| align=right|2,774|| align=right|0,105|| align=right|4,56|| align=right|4,619||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
ATN – Atenova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek